Die Liste militärischer Abkürzungen enthält deutschsprachige Abkürzungen aus dem militärischen Bereich des deutschsprachigen Raums (AT, CH, DE).

Die Angaben in Klammern geben in der Regel die Herkunft an:
AT = Österreich
CH = Schweiz
DD = Deutsche Demokratische Republik (1949–1990)
DE = Bundesrepublik Deutschland
DR = Deutsches Reich

0–9 
 1O (IO) = Erster Offizier (DR, DD, DE)
 Ia = erster Generalstabsoffizier, Leiter der Führungsabteilung (DR)
 Ia/F, Ia/op, Id = Gehilfe des 1. Generalstabsoffiziers in höheren Stäben (DR)
 Ib = zweiter Generalstabsoffizier, Versorgung (DR)
 Ic = dritter Generalstabsoffizier, Nachrichtengewinnung und -auswertung (DR)
 Ic AO = Abwehr-Offizier (DR)
 IW = Meteorologe (DR)
 IIa = Divisionsadjutant (DR)
 IIb = Vertreter Divisionsadjutant (DR)
 III = Divisionskriegsgericht (DR)
 IVa = Divisionsintendant (DR)
 IVb = Divisionsarzt (DR)
 IVc = Divisionsveterinär (DR)
 IVd = Katholischer und evangelischer Pfarrer (DR)
 IVz = Stabszahlmeister (DR)

A 

 A = Armee (CH, DD)
 A = Arzt (nur ab Oberleutnant) (AT)
 A = Atom, atomar
 A 1 = Generalstabsoffizier(stelle) bei Luftwaffe (Air Staff Officer) und Marine (Admiralstabsoffizier) für Personalwesen (DE)
 A 2 = Generalstabsoffizier(stelle) bei Luftwaffe (Air Staff Officer) und Marine (Admiralstabsoffizier) für Militärisches Nachrichtenwesen (DE)
 A 3 = Generalstabsoffizier(stelle) bei Luftwaffe (Air Staff Officer) und Marine (Admiralstabsoffizier) für Führung, Organisation und Ausbildung (DE)
 A 4 = Generalstabsoffizier(stelle) bei Luftwaffe (Air Staff Officer) und Marine (Admiralstabsoffizier) für Logistik (DE)
 A4 = Aggregat 4, auch Vergeltungswaffe 2 (DR)
 A 6 = Generalstabsoffizier(stelle) bei der Luftwaffe (Air Staff Officer) für Fernmeldewesen und Elektronik (DE)
 aD = außer Dienst (AT)
 a D = ausser Dienst (CH)
 a. D. = außer Dienst (DD, DE, DR)
 a d Dw = auf direktem Dienstweg (CH)
 a i = ad interim (CH)
 A Stab = Armeestab (CH)
 A Trp = Armeetruppen (CH)
 AA = Aufklärungsabteilung (DR)
 AAB = Aufklärungsartilleriebataillon (AT)
 AAP = Ausbildung am Arbeitsplatz (DE)
 AAufklRad = Artillerieaufklärungsradar (AT)
 a B = auf Befehl (DR)
 AB = Artilleriebataillon (AT)
 ABA = Autobahnabschnitt (behelfsmäßige Start- und Landbahn für mil Luftfahrzeuge) (DD)
 ABb = Atombombe (CH)
 Abb = Abbildung (DE)
 ABC = atomar, biologisch, chemisch
 ABC/Se = ABC- und Selbstschutz (DE)
 ABC/SeAusbStätt = ABC- und Selbstschutzausbildungsstätte (DE)
 ABC/SeS = ABC- und Selbstschutzschule (DE)
 ABC/SeTrp = ABC- und Selbstschutztruppe (DE)
 ABCAbw = [ABC-Abwehr] Abwehr gegen die Wirkung von Atomsprengköpfen sowie gegen biologische und chemische Kampfstoffe und -mittel (DE)
 ABCAbwAst = ABC-Abwehraußenstelle (DE)
 ABCAbwBat = ABC-Abwehrbataillon (DE)
 ABCAbwErsKp = ABC-Abwehrersatzkompanie (DE)
 ABCAbwKp = ABC-Abwehrkompanie (DE)
 ABCAbwMat = ABC-Abwehrmaterial (DE)
 ABCAbwO = ABC-Abwehroffizier (AT)
 ABCAbwOffz = ABC-Abwehroffizier (DE)
 ABCAbwPkt = ABC-Abwehrpunkt (DE)
 ABCAbwS = ABC-Abwehrschule (AT)
 ABCAbwTr = ABC-Abwehrtrupp (DE)
 ABCAbwTrp = ABC-Abwehrtruppe (DE)
 ABCAbwUffz = ABC-Abwehrunteroffizier (DE)
 ABCAuswtg = ABC-Auswertung (DE)
 ABCAuswtr = ABC-Auswerter (DE)
 ABCAZBw = ABC-Auswertezentrale der Bundeswehr (DE)
 ABCBSt = ABC-Beobachtungsstelle (DE)
 ABCDp = ABC-Depot (DE)
 ABCFLab = ABC-Feldlaboratorium (DE)
 ABCInstZg = ABC-Instandsetzungszug (DE)
 ABCKpfm = ABC-Kampfmittel (DE)
 ABCMWD = ABC-Melde- und Warndienst (DE)
 Abgastel = Abgabestelle (CH)
 abg = abgesessener Einsatz (DE)
 AbgTZg = Abgesetzter Technischer Zug (DE)
 ABL = Ablauflinie (DE)
 Abl = Ablauf (AT)
 Abl = Ablösung (CH)
 AblPk = Ablaufpunkt (DE)
 AblO = Ablaufoffizier (DE)
 Ablö = Ablösung (DE)
 ablö = ablösen (DE)
 ABMVg = Anteil Bundesministerium der Verteidigung der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der OSZE, beim Sekretariat des Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat (DE)
 Abr = Abriegelung (AT)
 AbR = Absetzraum (AT)
 ABR = Artilleriebewegungsraum (CH)
 Abs = Absender (CH)
 Absch = Abschnitt (CH)
 Abscha = Abschatzung (CH)
 Abt = Abteilung (CH, DR, DE)
 ABt = Artilleriebatterie (AT)
 AbtLwRüst = Abteilung Luftwaffenrüst (DE)
 ABV = Abendverlesen (CH)
 Abw = Abwehr (AT, DR)
 AbwA = Abwehramt (AT)
 AC = atom-chemisch (CH)
 ACC = Air Command and Control (DE)
 ACCS = Air Command and Control System (NATO Führungs-Informationssystem) (DE)
 ACSD = AC Schutzdienst (CH)
 ACSD = Atom-Chemischer Schutzdienst (CH)
 AdA = Angehöriger der Armee (CH)
 ADAP = Akten zur deutschen auswärtigen Politik (DR)
 ADatP = Allied Data Publication
 ADF = Ausbildungsdienste der Formationen (CH)
 ADir = Amtsdirektor (AT)
 ADIZ = Air Defense Identification Zone, ehemalige Flugüberwachungszone (FlugÜZ) entlang der innerdeutschen Grenze (DE)
 Adj = Adjutant (CH, DE, DR)
 Adj = Adjutantur (CH)
 Adjtr = Adjutantur (DE)
 Adj Uof = Adjutant-Unteroffizier (CH)
 ADKAR = Abgesetzte Darstellung von KARLDAP-Radardaten (DE)
 Adm = Admiral (DE)
 Adm = Administration (CH)
 ADMA = Admiralarzt (DE (Listenabkürzung))
 ADMAR = Abgesetzte Darstellung von MADAP-Radardaten (DE)
 AdmOStArzt = Admiraloberstabsarzt (DE)
 AdmStAr = Admiralstabsarzt (DE)
 ADOLT = Air Defence Operations Liaison Team (DE)
 ADS = Aufklärungsdrohnensystem (CH)
 ADV = Allgemeine Dienstvorschrift (AT)
 ÄF = Änderungsforderung (nach CPM) (DE)
 ÄG = Änderungsgenehmigung (nach CPM) (DE)
 AF = Abschließende funktionale Forderung (nach CPM) (DE)
 AF = Allgemeiner Feuerkampf (CH)
 AF/Reg = Abschließende funktionale/ Realisierungsgenehmigung (nach CPM) (DE)
 AFA = Luftbildkammer (DD)
 AFD = Armeefilmdienst (CH)
 AfgL = Auffanglinie (AT)
 AFLS = Automatisiertes Führungs- und Leitsystem (DD)
 AFM = Abteilung Friedenspolitische Massnahmen (CH)
 AFmISBw = Amt für Fernmelde- und Informationssysteme der Bundeswehr (DE)
 ANBw = Amt für Nachrichtenwesen der Bundeswehr (nach 2002 ZNBw) (DE)
 AFO = Abteilung Friedenserhaltende Operationen (CH)
 AFR = Allgemeine Flugregeln (DD)
 AFS (AS) = Aufklärungsfliegerstaffel (DD)
 AFS = Automatisiertes Führungssystem (DD)
 AFSBw = Amt für Flugsicherung der Bundeswehr (DE)
 AG = Amtsgebäude (AT)
 Ag = Angriff (CH)
 AG = Arbeitsgruppe (CH, DD, DE)
 AG = Aufklärungsgeschwader (DE) - (alt)
 AGA = Allgemeine Grundausbildung (AT, CH), früher auch DE, jetzt Grundausbildung (GA)
 AGeoBw = Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr (DE)
 Agr = Aggregat (CH)
 Ags = Angriffsgrundstellung (CH)
 A.H.A. = Allgemeines Heeresamt (DE)
 A.H.K. = Allerhöchste Kabinetts-Order (DR)
 AHQ = Armeehauptquartier (CH)
 AIK = Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation (DE) 
 AIN = Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (eine ehemalige Abteilung im Bundesministerium der Verteidigung) (DE)
 AiP = Arzt im Praktikum (DE)
 AIZ = Aufklärung- und Informationszentrum (Teil eines GS der LV) (DD)
 AK = Armeekommando (AT)
 AK = Armeekorps (CH, DR)
 AkBwInfoKom = Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation (DE)
 Akd. = Akademie (DE)
 Akku = Akkumulator (CH)
 Aktiv D = Aktivdienst (CH)
 AL = Ablauflinie (CH, DE)
 AL = Abteilungsleiter (DD)
 Al = Alarm, Alarmierung (CH)
 Al Fo = Alarmformation (CH)
 ALB = Armeeleitbild (CH)
 AllgFspWNBw = Allgemeines Fernsprechwählnetz der Bundeswehr (DE)
 ALN = Armeelagernummer (CH)
 AlpDA = Alpindienstanzug (AT)
 AMA = Allgemeinmilitärische Ausbildung (DD)
 Amb = Ambulanz, Ambulatorium (AT)
 Ambw = Ambulanzwagen (CH)
 AMS = ABC-Meldestelle (DE)
 AMSG = Allied Military Security Guidelines (DE)
 AMSL = Above Mean-Sea Level (DE)
 AMK = Amt für Militärkunde (DE)
 AMob = Allgemeine Mobilmachung (CH)
 AMP = Armeemotorfahrzeugpark (CH)
 amph = amphibisch (CH)
 AMZ = ABC-Meldezentrale (DE)
 Anastel = Annahmestelle (CH)
 AND = Armeenachrichtendienst (CH)
 Anh = Anhänger (CH)
 Anl = Anlage (CH, DR)
 Anw = Anwärter (CH)
 AnzA = Anzugsart (AT)
 AO = Abwehr-Offizier (DR)
 AO = Armeeorganisation (CH)
 ao = ausserordentlich (CH)
 ao Lage = ausserordentliche Lage (CH)
 AOC = Air Operations Centre (DE)
 AOCC = Air Operations Coordination Centre (DE)
 AOK = Armeeoberkommando (DR)
 aoPD = außerordentlicher Präsenzdienst (AT)
 AP = Anschlusspunkt (AT)
 Apell = Appellation (CH)
 APl = Alarmplan (AT)
 APl = Arbeitsplan (AT)
 APl = Arbeitsplatz (AT)
 Apot = Apotheke, Apotheker (CH)
 AR = Amtsrat (AT, DE)
 AR = Artillerieregiment (AT, DR)
 ARB = Amt für Rüstung und Beschaffung (AT)
 ARBC = atomar, radiologisch, biologisch, chemisch (AT)
 Arch = Architekt (CH)
 ArFK = Armeefliegerkräfte (DD)
 Arko = Artilleriekommando, Artilleriekommandeur (DR)
 ARKONA = Automatisierte Radar Kontroll- und Navigationsanlage (DD, DE)
 ARS = ACC/RPC/SFP (Air Command and Control, Recognized Air Picture Production Center, Sensor Fusion Post) (DE)
 Artill., Art., Artl. = Artillerie (CH, DE, DR)
 ARWT = Amt für Rüstung und Wehrtechnik (AT)
 AS = Armeeseelsorge (CH)
 AS = Artillerieschule (AT)
 AS (AFS) = Aufklärungsfliegerstaffel (DD)
 ASB = Abschlussbericht Technik (DE)
 ASBw = Amt für Sicherheit der Bundeswehr (DE)
 ASD = Air Situation Display (DE)
 Asg = Armeeseelsorger (CH)
 ASGW = Advanced Security Gateway (DE)
 ASKA = Ausbildung in Schulen und Kursen der Armee (CH)
 ASOC = Air Support Operations Centre (ehemaliger Gefechtsstand Luftunterstützung) (DE)
 Asp = Aspirant (CH)
 Aspt = Anschlusspunkt (CH)
 Ass D = Assistenzdienst (CH)
 AssE = Assistenzeinsatz (AT)
 AssE GRÜ = Assistenzeinsatz Grenzraumüberwachung (AT)
 ASt = Alarmstart (AT)
 ASTA = Aircrew Synthetic Training Aids (DE)
 ASTERIX = All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (DE)
 Astt = Armeestabsteil (CH)
 ASB = Abschlussbericht (DE)
 ASE = Aircraft Survivability Equipment (DE)
 ASU = Atomschutzunterstand (CH)
 ATAF = Allied Tactical Air Force, Alliierte Taktisch Luftflotte (DE)
 ATS = Kettenzugmittel sowjetischer Bauart (DD)
 AU = Allgemeinunterstützung (CH)
 AU = Allgemeiner Umdruck (DE)
 Aud = Auditor (CH)
 AUD = Ausbildungsunterstützender Dienst (CH)
 Aufkl = Aufklärung, Aufklärer (AT, CH, DE)
 AufklB = Aufklärungsbataillon (AT)
 AufklKp = Aufklärungskompanie (AT, DE)
 AufklG = Aufklärungsgeschwader (DE)
 AufschPD = Aufschubpräsenzdienst (AT)
 Auftr = Auftrag (CH)
 Ausb = Ausbildung (CH, DE)
 Ausb = Ausbildung, Ausbildner (AT)
 Ausb D = Ausbildungsdienst (CH)
 AusbAbt = Ausbildungsabteilung (DE)
 AusbH = Ausbildungsheim (AT)
 AusbKal = Ausbildungskalender (AT)
 AusbKp = Ausbildungskompanie (AT)
 AusbMusKorpsBw = Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr (DE)
 AusbZ = Ausbildungszentrum (AT)
 AusbZ JaK = Ausbildungszentrum Jagdkampf (AT)
 AusgA = Ausgangsanzug (AT)
 Aush = Aushebung (CH)
 Ausl = Ausland (DE)
 AuslE = Auslandseinsatz (AT)
 AuslEB = Auslandseinsatzbasis (AT)
 Ausr = Ausrüstung (CH)
 aut = automatisch (CH)
 AutoFüFmNLw = Automatisches Führungsfernmeldenetz der Luftwaffe (DE)
 Auton = Autonomie (CH)
 AV = Abkommensvollzug (CH)
 AV = Antrittsverlesen (CH)
 AVKo = Artillerieverbindungskommando (DR)
 AVM = Armeeverpflegungsmagazin (CH)
 AVZ = Auslandsverwendungszuschlag (DE)
 Aw = Auswertung, Auswerter (CH)
 AWaf = Atomwaffe (CH)
 AWCIES = ACCS-Wide Command Information Exchange Standard
 AWP = Abteilung Waffen- und Schiessplätze (CH)
 AWT = Amt für Wehrtechnik (AT)
 AWT = Arbeitsanweisung Technik (DE)
 AwZ = Auswertzentrale (CH)
 AZ = Alarmzentrale (CH)
 AZ = Angriffsziel (AT)
 Az = Arzt (CH)
 Az = Aktenzeichen (DE)
 aZa = auf Zusammenarbeit angewiesen (DE, AT)
 AZBw = Alarmzentrum der Bundeswehr (DE)
 Azi = Azimut (CH)
 AZF = Allgemeines Flugfunkzeugnis (DD, DE)
 AZF-Plan = Arbeits-, Zeit- und Finanzplan (nach CPM) (DE)
 AZN = System zur Aufklärung zellularer Netze, 2. Generation (DE)
 AZU = Ausbildungszentrum Uboote (DE)

B 
 B = bakteriologisch, bakteriell (CH)
 B = Bataillon (AT, DD)
 B = biologisch, bakteriologisch (CH)
 B Exp = Bombenexplosion (CH)
 B-1 = Bereitschaftsstufe eins im Diensthabendes System der Luftverteidigung DDR (DD)
 B-2 = Bereitschaftsstufe zwei im Diensthabendes System der Luftverteidigung DDR (DD)
 B-3 = Bereitschaftsstufe drei im Diensthabendes System der Luftverteidigung DDR (DD)
 B-Stelle = Beobachtungsstelle (DR, DD)
 B/A = Bekleidung und Ausrüstung (DD)
 BA = Bootsmannanwärter (DE)
 BA = Basisausbildung (AT)
 BA = Bundesamt (CH, DE)
 BAAINBw = Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (DE)
 BAALW = Bundesamt für Ausbildung der Luftwaffe (CH)
 BAB = Bundesamt für Armeematerial und Bauten (CH)
 BABHE = Bundesamt für Betriebe des Heeres (CH)
 BABLW = Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe (CH)
 BAIUDBw = Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (DE)
 BAKS = Bundesakademie für Sicherheitspolitik (DE)
 BAKT = Bundesamt für Kampftruppen (CH)
 BALOG = Bundesamt für Logistiktruppen (CH)
 BAMAD = Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (DE)
 Baon = Bataillon (AT)
 BAPersBw = Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (DE)
 Bar = Barrikade (CH)
 BArch-MA = Bundesarchiv-Militärarchiv (DE)
 Bat = Bataillon (CH)
 Batl = Bataillon (DR)
 BAUT = Bundesamt für Unterstützungstruppen (CH)
 BAZL = Bundesamt für Zivilluftfahrt (CH)
 BB = Boden/Boden (CH)
 Bb = Bombe (CH)
 BBO = Bundeswehrbetreuungsorganisation (DE)
 BBr = Behelfsbrücke (AT)
 BC = Bauchef (CH)
 BC LOXL = Militärflugplatz Linz (AT)
 BC LOXT = Militärflugplatz Tulln (AT)
 BC LOXZ = Militärflugplatz Zeltweg (AT)
 BD = Bedarfsdecker (nach CPM) (DE)
 BdL = Beurteilung der Lage
 BdE. = Befehlshaber des Ersatzheeres (DR)
 Bdoz = Bulldozer (CH)
 BE = Baueinheit (DD)
 Be = Benzin (CH)
 Bea = Beamter (AT)
 BeauftrSdAufgBwNL = Beauftragter für Sonderaufgaben im Bereich der Bundeswehr in den Neuen Ländern (DE)
 Bedr = Bedrohung (CH)
 Bef = Beförderung (CH)
 Bef.b. = Befestigungsbereich (DR)
 Beg = Begegnung (CH)
 Beh = Behelf (CH)
 Bel G = Beleuchtungsgeschoss (CH)
 Beob = Beobachter, Beobachtung (CH, DE)
 Ber = Bereitschaft (CH)
 Ber Trp = Bereitschaftstruppen (CH)
 Berrm = Bereitschaftsraum (CH)
 Berück = Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes (DR)
 Bes = Besatzung (CH)
 Besa = Besammlung (CH)
 BesAn = Besondere Anweisung (DE)
 beso = besondere, besonders (CH)
 Betr = Betrieb (AT, CH)
 Betreu = Betreuung, Betreuer (CH)
 BetrM = Betriebsmittel (AT)
 Betrst = Betriebsstoff (CH)
 BetrStb = Betriebsstab (AT)
 BetrVersSt = Betriebsversorgungsstelle (AT)
 Bew = Bewachung (CH)
 Bewaf = Bewaffnung (CH)
 Bewaffn. = Bewaffnung (DR)
 Bf = Bahnhof (AT)
 Bf = Befehl (CH)
 BF = Botschaftsfunk (CH)
 BFD = Berufsförderungsdienst (DE)
 Bfg = Befestigung (AT)
 BFT = Basis-Fitness-Test (DE)
 BG = Bereitschaftsgrad (CH)
 BG = Bundesgebäude (AT)
 BGA = Besondere Grundausbildung (CH)
 BGBl = Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (AT)
 Bgdr = Brigadier (AT)
 BGefStd = Bataillonsgefechtstand (AT)

 BH = Bundesheer (AT)
 Bhf = Bahnhof (CH)
 BHRK = Bundesheerreformkommission (AT)
 BigBandBw = Bigband der Bundeswehr (DE)
 Bk = Bäcker, Bäckerei (CH)
 BK = Bundeskanzlei (CH)
 Bkr = Bunker (CH)
 Bl = Blatt (CH)
 BL = Boden/Luft (CH)
 BLF = Bundesamt für Luftwaffen- und Führungssysteme (CH)
 Bm = Baumaschine (CH)
 BMfLV = Bundesminister für Landesverteidigung (AT)
 BMG = Bundesministeriengesetz (AT)
 BMLV = Bundesministerium für Landesverteidigung (AT)
 BMLVS = Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (AT)
 BmSp = Baumsperre (AT)
 BMVg = Bundesministerium der Verteidigung (DE)
 BNF = Bereitschaftsstufe Nachrichten/Flugsicherung (DD)
 BO = Beobachtungsoffizier (AT)
 BO = Berufsoffizier (AT, DD, DE)
 Bo = Bombe(r) (AT)
 Bo = Boot (AT)
 bo. = bodenständig (DR)
 Bootanh = Bootsanhänger (CH)
 Bordop = Bordoperateur (CH)
 Bpt = Bezugspunkt (CH)
 BPz = Bergepanzer (AT, DE)
 Br., Br = Brigade, Brigadier (CH)
 BRB = Bundesratsbeschluss (CH)
 Brig = Brigade (AT, DE)
 Brig. = Brigade (DR)
 BrigGefStd = Brigadengefechtsstand (AT)
 BrigGen = Brigadegeneral (DE)
 BrigKdo = Brigadekommando (AT)
 Brü = Brücke (CH)
 Brü Pz = Brückenpanzer (CH)
 BrÜbsKp = Brückenübersetzkompanie (AT)
 BS = Bausoldat (DD)
 BS = Berufssoldat (DE)
 BSPz = Beobachtungsschützenpanzer (AT)
 BSt = Beobachtungsstelle (AT)
 Bstel = Bereitstellung (CH)
 Bstelrm = Bereitstellungsraum (CH)
 BT = Bahntransport (CH)
 BT (Bttr) = Batterie (DE)
 Bt = Batterie (AT)
 Btl = Bataillon (DE)
 Btsm = Bootsmann (DE)
 Bttr = Batterie (CH, DE)
 bulg./bulgar. = bulgarisch (DR)
 BUSA = Berufsunteroffiziersschule der Armee (CH)
 BV = Bevollmächtigter Vertreter (nach CPM) (DE)
 BV = Bündnisverteidigung (DE)
 BV BD = Bevollmächtigter Vertreter des Bedarfsdeckers (nach CPM) (DE)
 B.V. = Besondere Vorkommnis (DD)
 Bv.T.O. = Bevollmächtigter Transportoffizier (DR)
 BVK = Bezirksverbindungskommando (DE)
 BVP = Basisversorgungsplatz (CH)
 BVS = Betriebsversorgungsstaffel (AT)
 BvTO. = Bevollmächtigter Transportoffizier (DR)
 Bw = Bundeswehr (DE)

 BWB = Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (DE)
 BwDLZ = Bundeswehr-Dienstleistungszentrum (DE)
 BwKrhs = Bundeswehrkrankenhaus (DE)
 BwKdo US/CA = Bundeswehrkommando in den Vereinigten Staaten und Kanada (DE)
 BWM = Bundesamt für Waffensysteme und Munition (CH)
 BWR = Bewegungsraum (CH)
 BWÜ = Beorderten-Waffenübung (AT)
 BwZKrhs = Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz (DE)
 BzKA = Bezirkskoordinationsausschuss (AT)
 BZS = Bundesamt für Zivilschutz (CH)

C 
 C = Chemie, chemisch (AT, CH, DE)
 CHE = Chef Heer (CH)
 Chefadj = Chefadjutant (CH)
 Chem = Chemiker, Chemisch (CH)
 ChdSt = Chef des Stabes (DE)
 ChdStb = Chef des Stabes (AT)
 Chi = Chiffre, Chiffreur, Chiffrierung (CH)
 Chir = Chirurg, Chirurgie (CH)
 ChvT = Charge vom Tag (AT)
 CIHM = Internationale Kommission für Militärgeschichte () (DE)
 CISM = Conseil International du Sport Militaire (CH)
 CdA = Chef der Armee (CH)
 CFRT = Chef Fla-Raketentruppen (DD)
 CFuTT = Chef Funktechnische Truppen (DD)
 CJFK = Chef Jagdfliegerkräfte (DD)
 CLSK/LV = Chef Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (DD)
 CN = Chef Nachrichten (DD)
 CNF = Chef Nachrichten und Flugsicherung (DD)
 COS = Chief of Staff/Stabschef
 CPM = Customer Product Management (Verfahrensbestimmung für die Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung in der Bundeswehr) (DE)
 CPT = Close Protection Team (UK), Personenschutzkommando (DE)
 CRC = Control and Reporting Centre (DE)
 CRMCS = Central RADNET Monitoring and Control System (DE)
 CS = Chef des Stabes (DD)
 CTA = Computergestützte Taktische Ausbildung (CH)
 CUA = Computerunterstützte Ausbildung (CH)
 CUD = Chef Übermittlungsdienst (CH)
 CWaf = chemische Waffe (CH)
 CAG = Commander of the Airwing

D 
 d = deutsch (CH)
 D = Dienst (CH)
 D 1-Lehrgang = 1. Führergehilfen-Lehrgang (DR)
 D 2-Lehrgang = 2. Führergehilfen-Lehrgang (DR)
 d.R. = der Reserve (DE)
 D.r. = Dienst regelt (DR)
 DA = Dienstanweisung (AT)
 DA = Dienstanzug (AT)
 DA = Dienstausweis (AT, DD)
 DA = Dienststellenausschuss (AT)
 DADOK = Datendokumentation (AT)
 DAVERS = Datenverarbeitung für die Versorgung (AT)
 DB = Dienstbüchlein (CH)
 DBwV = Deutscher Bundeswehrverband (DE)
 DC = Dienstchef
 DCOS = Deputy Chief Of Staff (Stellvertretender Stabschef)
 DD = Durchdiener (CH)
 DDO/MilA = Dienstälteste Deutsche Offiziere und/oder Militärische Anteile in multinationalen Stäben und Einrichtungen (DE)
 Def = Definition (CH)
 Deko = Dekontamination (AT)
 Dekont = Dekontamination (CH)
 DekoPl = Dekontaminationsplatz (AT)
 Demo = Demonstration (CH)
 Demob = Demobilmachung (CH)
 Dep = Depot (CH)
 Det = Detachement (CH)
 Dez = Dezernat (DE)
 DezLtr = Dezernatsleiter (DE)
 dhmfD = des höheren militärfachlichen Dienstes (AT)
 dhmtD = des höheren militärtechnischen Dienstes (AT)
 DF = Doppelfernrohr (DD)
 DfUO = Dienstführender Unteroffizier (AT)
 dG = des Generalstabsdienstes (AT)
 DGrad = Dienstgrad (DE)
 DGrd = Dienstgrad (AT)
 DGS = Diensthabender des Gefechtsstandes (DD)
 dhmfD = des höheren militärfachlichen Dienstes (AT)
 dhmtD = des höheren militärtechnischen Dienstes (AT)
 DhO = Diensthabender Offizier (AT)
 DHS = Diensthabendes System (DD)
 Di = Diesel (CH)
 Diagn = Diagnose (CH)
 Dinafü. oder DivNschFü = Divisionsnachschubführer (DR)
 dIntD = des Intendanzdienstes (AT)
 Disp = Dispensation (CH)
 Dispo = Dispositiv (CH)
 Disz = Disziplinar- (AT)
 Div = Division (DE, DR)
 Div = Division, Divisionär (CH)
 DL = Dienstleistung (CH)
 DLP = Dienstleistungsplan (CH)
 dmilmedD = des militärmedizinischen Dienste (AT)
 dmilSD = des Militärseelsorgedienstes (AT)
 dmilVetD = des militärischen Veterinärdienstes (AT)
 DMVMC = Deutscher Militärischer Vertreter im Militärausschuss der North Atlantic Treaty Organisation, der Europäischen Union und der Westeuropäischen Union (DE)
 DN = Diensthabender Nachrichten (DD)
 DNF = Diensthabender Nachrichten und Flugsicherung (DD)
 DO/MilA = Dienstälteste Offiziere und/oder Militärische Anteile bei zivilen Bundeswehrdienststellen bzw. Ständigen Vertretungen Deutschlands (DE)
 Dok = Dokument, Dokumentation (CH)
 Dolm = Dolmetscher (CH)
 Dot = Dotation (CH)
 DP = Dienstposten (DE)
 DR = Dienstreglement (CH)
 DRKF = Dienst für Rüstungskontrolle und Friedenssicherheit (CH)
 dRes = der Reserve (AT)
 DrSp = Drahtsperre (AT)
 DRV = Dynamische Raumverteidigung (CH)
 DS = Doppelschritt (DD)
 DSE = Dezentrale Serviceeinheit (CH)
 dtsch. = deutsch(e) (DR)
 Dst = Dienst (DE)
 Dst = Dienststelle (CH)
 DtStGrpFr = Deutsche Stabsgruppe Frankreich (DE)
 DtVOUSEUCOM = Deutscher Verbindungsoffizier beim Kommando der US-Streitkräfte in Europa (DE)
 DU = Direktunterstützung (CH)
 Dulag = Durchgangslager (DR)
 Dv = Dienstvorschrift (DE)
 DV = Datenverarbeitung (AT)
 DV = Dienstvorschrift (AT, DD)
 DV-10/3 = Innendienstvorschrift der Nationalen Volksarmee (DD)
 DV-10/5 = Bekleidungsvorschrift der Nationalen Volksarmee (DD)
 DV-10/14 = Urlaubsordnung der Nationalen Volksarmee (DD)
 DV-66/5 = Die persönliche Schutzausrüstung (DD)
 DV = Durchgangsvermittlung (AT)
 DVag = Dienstliche Veranstaltung (DE)
 Dw = Dienstweg (CH)
 DZA = Dienstzeitausgleich (DE)
 DZE = Dienstzeitende (DE)

E 
 E = Osten, östlich (CH)
 E-Portion = Eiserne Portion (DD)
 EA = Bezugseinheit "each" = Stück
 EA = Eigenmächtig abwesend (DE)
 EA = Elektronische Aufklärung (CH)
 EA = Erstausstattung (AT)
 EAB = Einsatzorientierte Ausbildung bei erh. Bedrohung (CH)
 EAS = Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (DE)
 EAZS = Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine (DE)
 EB = Einberufungsbefehl (AT)
 EB = Ersatzbegehren (CH)
 EBG = Elektronischer Behelf für den Generalstabsdienst (CH)
 EBMat = Verfahrensvorschriften für die Entwicklung und Beschaffung von Wehrmaterial (DE) (ab 2001 durch CPM ersetzt)
 EDMZ = Eidg. Drucksachen und Materialzentrale (CH)
 EDV = Elektronische Datenverarbeitung (CH, DE)
 EF = Einjährig-Freiwilliger (AT)
 EEA = Entgiftungs- und Entaktivierunsanlage (DD)
 EFSta = Eurofighterstaffel (AT)
 EGM = Elektronische Gegenmassnahme (CH)
 ehem. = ehemalig(er) (DE)
 EHPl = Erste-Hilfe-Platz (AT)
 Ei = Einsatz (CH)
 EIFEL = Elektronisches Informations- und Führungssystem für den Einsatz der Luftwaffe (DE) - (altes FüInfoSys)
 Eikomp = Einsatzkompetenz (CH)
 EinfK = Einführungskurs (CH)
 Einh = Einheit (CH, DE)
 Einh Kdt = Einheitskommandant
 Einr = Einrichtung (CH)
 Einscha = Einschätzung (CH)
 EinsFüDstLw = Einsatzführungsdienst der Luftwaffe, vorher Radarführungsdienst (RadarFüDst), bzw. Flugmelde- und Leitdienst (FlgM/LtDst) (DE)
 EinsFüKdoBw = Einsatzführungskommando der Bundeswehr (DE)
 Eint = Einteilung (CH)
 Einwpo = Einweisposten (CH)
 Eirm = Einsatzraum (CH)
 Eisb = Eisenbahn (CH)
 Eist = Einsatzstelle (CH)
 EJ = Einsatzjournal (AT)
 EK = Eisernes Kreuz (DR)
 EK = Entlassungskandidat, Soldat (Grundwehrdienst) im 3. Diensthalbjahr (DD)
 EKF = Elektronische Kriegführung (CH)
 El = Elektrizität, Elektro, Elektriker (CH)
 Elk = Entladekommando (DD)
 Elo = Elektronik (CH)
 EloAufkl = Elektronische Aufklärung (AT, DE)
 EloGM = Elektronische Gegenmaßnahme (AT, DE)
 EloKa = Elektronische Kampfführung (AT, DE)
 EloSM = Elektronische Schutzmaßnahme (AT, DE)
 EloUM = Elektronische Unterstützungsmaßnahme (AT, DE)
 ELSA = Einsatzlandspezifische Ausbildung (DE)
 ELUSA = Einsatzlandunspezifische Ausbildung (DE)
 EMD = Eidg. Militärdepartement (alt) (CH)
 EMP = Elektromagnetischer Impuls (AT, CH, DE)
 EMPFA = Eidgenössische Militärpferdeanstalt (a) (CH)
 EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit (DD)
 Entg. oder Entgi = Entgiftung (C) (CH, DR)
 Entp = Entspannung (CH)
 Ents = Entseuchung (B) (CH)
 Entstr = Entstrahlung (C) (CH)
 EO = Erwerbsersatzordnung (CH)
 E-Offz. = Ergänzungsoffizier (DR)
 EOrt = Einrückungsort (CH)
 EPA = Einmannpackung – Tagesration Fertigessen der Bundeswehr (DE)
 EPiAR = Eisenbahnpionierausbildungsregiment (DD)
 Eq = Equipe (CH)
 Erg = Ergänzung (AT)
 Erg Ausr = Ergänzungsausrüstung (CH)
 ErgAbt = Ergänzungsabteilung (AT)
 ERGIS = Ergänzungsinformationssystem (AT)
 Erk = Erkundung (CH)
 Erkd = Erkundung (AT)
 Ers. = Ersatz (DR)
 Ers.Heer = Ersatzheer (DR)
 Erst = Ersatzteil (CH)
 Erz.u.Bild.W. = Erziehungs- und Bildungswesen (DE)
 ES = Elektronische Störung (CH)
 ESM = Elektronische Schutzmassnahmen (CH)
 ESVP = Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (AT)
 ET = Elektronische Täuschung (CH)
 ETB = entwicklungstechnische Betreuung (DE)
 EU = Erholungsurlaub (DE)
 EU = Europäische Union (AT)
 EUG = Explosiv-Übungsgranate (CH)
 Evak = Evakuation (CH)
 EVf = Einsatzverfahren (AT)
 EvMilSupIntdtr = Evangelische Militärsuperintendentur (AT)
 EWZ = Ersatzteil, Werkzeug, Zubehör (DD)
 Ex = Exerzieren, Exerzier… (CH)
 Exfil = Exfiltration (CH)
 exkl = exklusiv (CH)
 Exp = Explosion (CH)
 Expl = Exemplar (CH)
 EZ = Einsatzzentrale (CH)

F 

 F = Feld (CH)
 F (Fw) = Feldwebel (DE)
 f = französisch (CH)
 F+W = Eidg. Flugzeugwerk (alt) (CH)
 FA = Feldwebelanwärter (DE)
 FaAmb = Fachambulanz, -ambulatorium (AT)
 FaAmb = Fachambulatorium (AT)
 Fabr = Fabrikation, Fabrik (CH)
 Fachof = Fachoffizier (CH)
 FADM (FltlAdm) = Flottillenadmiral (DE)
 Fähnr (FR) = Fähnrich (DE)
 Fähnr zS = Fähnrich zur See (DE)
 Fahrltg = Fahrleitung (CH)
 Fahrpont = Fahrpontonier (CH)
 FAI = Fliegerätliches Institut (CH)
 Fak = Feldanschlusskasten (CH)
 FAK = Feldarmeekorps (CH)
 FAL = Fliegerabwehrlenkwaffe (AT)
 FAmb = Feldambulanz (AT)
 FAn = Feste Anlage (AT)
 FAS = Fachkraft für Arbeitssicherheit (DE)
 FASAN = Funkausbildungs- und Simulationsanlage (FASAN) (AT)
 Fauftr = Feuerauftrag (CH)
 FBA = Fernbetriebsausrüstung (CH)
 FBb = Feuerbombe (CH)
 Fbeg = Feuerbegehren (CH)
 Fbf = Feuerbefehl (CH)
 FBG = Fernbesprechungsgerät (CH)
 FbSt = Familienbetreuungsstelle (DE)
 FBZ = Familienbetreuungszentrum (DE)
 FD = Fachdienst (CH)
 FDK = Fachdienstkurs (CH)
 FDL = Flugdienstleiter (DE)
 FDL = Flugdienstleitung (CH)
 FDT = Fortbildungsdienst der Truppe (CH)
 Fe = Feuer (CH)
 FE = Feuereinheit (CH)
 FE = Führung und Einsatz (CH)
 Fe Zo = Feuerzone (CH)
 FEA = Führungs- und Einsatzausschuss (CH)
 FED = Flugzeugerkennungsdienst (AT, CH)
 FEG = Feuererlaubnisgrad (CH)
 Fei = Feind, feindlich (CH)
 FEK = Funkelektronischer Kampf (DD)
 FeKoZ = Funkelektronische Kontrollzentrale, Verband „Funkelektronischer Kampf“ (DD)
 FEL = Feuereröffnungslinie (AT)
 FBD = Feldeisenbahndirektion (DR)
 fdl = feindlich (DR)
 Feldl = Feldlazarett (DR)
 Feldw = Feldwebel (DR)
 FEN = Funkelektronische Niederhaltung, Teilbereich „Funkelektronischer Kampf“ (DD)
 Ferl = Feuererlaubnis (CH)
 fernmdl = fernmündlich (DR)
 FES = Funkelektronische Schutz, Teilbereich „Funkelektronischer Kampf“ (DD)
 FEST = Funkelektronische Störung, Teilbereich „Funkelektronischer Kampf“ (DD)
 Fest = Festung (CH)
 FF Trp = Flieger- und Fliegerabwehrtruppen (CH)
 FFD = Friedensförderungsdienst (CH)
 Ffhr = Feuerführung (CH)
 FF-OB/ZB = Feldfernsprecher, Ortsbatterie-/Zentralbatteriebetrieb (DE)
 FFZ = Feuerführungszentrum (CH)
 FGA = Funktionsgrundausbildung (CH)
 Fhr = Fähnrich (AT)
 Fhr = Fahrer, Führer, Führung (CH, DE, DR)
 Fhr Achse = Führungsachse (CH)
 Fhr St = Führungsstaffel (CH)
 Fhrma = Führungsmassnahme (CH)
 finn. = finnisch(e) (DR)
 FIS = Führungs- und Informationssystem (CH)
 FJg = Feldjäger (DE)
 FK = Fachkurs (CH)
 FK = Feldkanone (AT)
 FK = Feldkommandantur (DR)
 FK = Flugkörper (DE)
 Fk = Funk, Funker (CH)
 Fk BG = Funkbereitschaftsgrad (CH)
 Fkomp = Feuerkompetenz (CH)
 FKpt = Fregattenkapitän (DE)
 Fkr = Funker (AT)
 Fkt = Funktion (CH)
 Fktst = Funktionsstufe (CH)
 FKZ = Feuerkoordinationszentrum (CH)
 Fl = Flieger (AT, CH)
 Fl Bb = Fliegerbombe (CH)
 Fla = Feuerleitanlage (CH)
 FlA = Fliegerabwehr (AT)
 Fla = Flugabwehr (DE)
 FlAat = Fliegerabwehr aller Truppen (AT)
 Flab = Fliegerabwehr (CH)
 FlAB = Fliegerabwehrbataillon (AT)
 Flak = Flugabwehrkanone (DR)
 FlAK = Fliegerabwehrkanone (AT)
 FlAp = Flottenapotheker (DE)
 FlAR = Fliegerabwehrregiment (AT)
 FlaRak = Flugabwehrrakete (DE)
 FlaRakGrp = Flugabwehrraketengruppe (DE)
 FlArzt = Flottenarzt (DE)
 FlAS = Fliegerabwehrschule (AT)
 FlBetrb = Flugbetrieb (DE)
 Fleipo = Fliegerleitposten (CH)
 Fleizen = Fliegerleitzentrale (CH)
 Flg = Flieger [Dienstgrad] (DE)
 FLG = Führungslehrgang (CH)
 FlgDiv = Fliegerdivision (DR)
 FLGer = Feuerleitgerät (AT)
 FlgM/LtDst = Flugmelde- und Leitdienst, später Radarführungsdienst, heute Einsatzführungsdienst der Luftwaffe (DE)
 Flhf = Flughafen (CH)
 Flk = Feuerlöschkommando (DD)
 Flk = Flugkörper (CH)
 FLO = Feuerleitoffizier (AT)
 Flö = Feuerlöscher (CH)
 FLP = Feldluftpark (DR)
 Flpl = Flugplatz (CH)
 FlPsych = Fliegerpsychologie (AT)
 FlR = Fliegerregiment (AT)
 FlS = Fliegerschule (AT)
 FlSichh = Flugsicherheit (DE)
 FlSichhOffz = Flugsicherheitsoffizier (DE)
 FlSichhStOffz = Flugsicherheitsstabsoffizier (DE)
 FLSt = Feuerleitstelle (AT)
 Flst = Feuerleitstelle (CH)
 Flt = Feuerleit… (CH)
 Flt Gt = Feuerleitgerät (CH)
 FltlAdm (FADM) = Flottillenadmiral (DE)
 FltlAp = Flottillenapotheker (DE)
 FltlArzt = Flottillenarzt (DE)
 Flum = Flugmelder (AT)
 FlumAuswSt = Flugmeldeauswertestelle (AT)
 FlugÜZ = Flugüberwachungszone, bis 1963 Luftabwehr- und Erkennungszone (DE)
 FlumMe = Flugmelder (AT)
 FluSi = Flugsicherung (AT)
 Flwe = Flugwesen (CH)
 FlWft = Fliegerwerft (AT)
 Flz = Flugzeug (AT, CH)
 Fm = Fernmelde- (DE)
 FM = Feldmarschall (DE bis 1806, AT bis 1918)
 FMID = Funkmessingenieurdienst (DD)
 FML = Feldmarschall-Lieutenant (DE bis 1806, AT bis 1918)
 FMAufkl = Fernmeldeaufklärung (AT)
 FMB = Fernmeldebataillon (AT)
 FMBetrSt = Fernmeldebetriebsstelle (AT)
 FMBetrU = Fernmeldebetriebsunterlagen (AT)
 FMBGer = Fernmeldebediengerät (AT)
 FMD = Freiwilliger Militärischer Dienst (DE)
 FMN = Fernmeldenetz (AT)
 FMO = Fernmeldeoffizier (AT)
 FmS = Fernmeldeschule (DE)
 FmS/FSHElT = Fernmeldeschule und Fachschule des Heeres für Elektrotechnik (DE)
 FMTS = Fernmeldetruppenschule (AT)
 FMZg = Fernmeldezug (AT)
 FO = Flugobjekt (AT)
 Fo = Formation (CH)
 FO = Friedenserhaltende Operationen (CH)
 FOrg = Friedensorganisation (AT)
 Form = Formular (CH)
 Fot = Fotograf, Fotografie (CH)
 Four = Fourier (CH)
 Four S = Fourierschule (CH)
 FP = Feldpost (AT, CH)
 FP = Fest-, Fixpunkt (AT)
 FPA = Feldpostamt (AT)
 FPD = Feldpostdienst (CH)
 Fplan = Feuerplan (CH)
 Fpr = Feldprediger (CH)
 FR (Fähnr) = Fähnrich (DE)
 F.R. = Führerreserve (DR)
 Fr.H./Frd.H. = Fremde Heere (DR)
 Frd = Fahrrad (CH)
 Freiw. = Freiwillige(n) (DR)
 Frg = Fourage (CH)
 Frw = Frühwarnung, Frühwarn… (CH)
 Fs = Fernschreiber (CH)
 FS = Flugsicherung (DE)
 FS = Funkspruch (DR)
 Fsch = Fallschirm (CH, DE)
 FschJg = Fallschirmjäger (AT, DE)
 FSD = Flugsicherheitsdienst (AT)
 Fsg = Fassung (CH)
 FSH = Flugsicherheit (CH)
 Fsjg. = Fallschirmjäger (DR)
 Fsjg.-Div. = Fallschirmjäger-Division (DR)
 Fsjg.-Rgt. = Fallschirmjäger-Regiment (DR)
 FSO = Flugsicherheitsoffizier (AT)
 FSO = Führungs- und Stabsorganisation (CH)
 FSpN = Fernsprechnetz (AT)
 FSpSt = Fernsprechstelle (AT)
 FSt = Feuerstellung (AT)
 FSt = Friedensstärke (AT)
 F-Stellung = Feuerstellung (DR)
 FST GSC = Führungsstab Generalstabschef (CH)
 FStO = Friedensstandort (DR)
 Ftf = Feldtelefon (CH)
 Ftg = Feldtelegraf (CH)
 Fu = Funk (AT)
 Fu = Funker (DE, DR)
 FU = Führungsunterstützung (CH)
 FU = Funkunterstand (CH)
 FUArzt/FUA = Feldunterarzt (DR)
 FÜ = Feuerüberfall (AT)
 Fü = Führung (DE)
 Fü H = Führungsstab des Heeres (DE)
 Fü L = Führungsstab der Luftwaffe (DE)
 Fü M = Führungsstab der Marine (DE)
 Fü S = Führungsstab der Streitkräfte (DE)
 FüAkBw = Führungsakademie der Bundeswehr (DE)
 Füs = Füsilier (CH)
 FüStff = Führungsstaffel (DE)
 FüSys = Führungssystem (DE)
 FüSysLuSK = Führungssystem Luftstreitkräfte (DE)
 FüU = Führungsunterstützung (AT)
 FüUS = Führungsunterstützungsschule (AT)
 FüUstg = Führungsunterstützung (DE)
 FüUZ = Führungsunterstützungszentrum (AT)
 FüZNatLV = Führungszentrale Nationale Luftverteidigung (DE)
 FüWES = Führungs- und Waffeneinsatzsystem (DE)
 FUG = Feldumschlaggerät (CH)
 FukS = Funktionssoldat (AT)
 FuM- = Funkmess- (DD)
 FuMS = Funkmessstation (DD)
 FuMW = Funkmesswerkstatt (DD)
 FUOf = Feuerunterstützungsoffizier (CH)
 FuTA = Funktechnische Abteilung (DD)
 FuTAK = Funktechnische Ausbildungskompanie (DD)
 FuTB = Funktechnisches Bataillon (DD)
 FuTGW = Funktechnische Gegenwirkung (DD)
 FuTK = Funktechnische Kompanie (DD)
 Futm = Futtermittel (CH)
 FuTP = Funktechnischer Posten (DD)
 FuTR = Funktechnisches Regiment (DD)
 FuTT = Funktechnische Truppen (DD)
 FVA = Funktions- und Verbandsausbildung (CH)
 Fverb = Feuerverbot (CH)
 Fw (F) = Feldwebel (DE)
 Fw = Feldweibel (CH)
 FW = Festungswächter (CH)
 Fw S = Feldweibelschule (CH)
 FWD = Freiwilliger Wehrdienst (DE)
 FWDL = freiwillig Wehrdienstleistende (DE)
 Fwehr = Feuerwehr (CH)
 FWK = Festungswachtkorps (CH)
 fWÜ = freiwillige Waffenübung (AT)
 FZ = Fähigkeitszeugnis (CH)
 Fz = Fahrzeug (CH, DE)
 FzD = Feldzeugdienst (AT)
 FzO = Feldzeugoffizier (AT)

G 
 G = Genie (CH)
 G 1 = Generalstabsoffizier für Personalangelegenheiten (Führungsgrundgebiet 1) (DE)
 G 2 = Generalstabsoffizier für militärische Sicherheit und Nachrichtenwesen (Führungsgrundgebiet 2) (DE)
 G 3 = Generalstabsoffizier für Führung, Organisation und Ausbildung (Führungsgrundgebiet 3) (DE)
 G 4 = Generalstabsoffizier für Logistik und Versorgung (Führungsgrundgebiet 4) (DE)
 GA = Gefechtsausbildung (DD)
 GA = Gegenangriff (AT)
 GA = Grundausbildung, ehem. AGA (DE)
 GAD = Grundausbildungsdienst (CH)
 GAME = GEADGE / ADKAR Message Exchange (DE)
 G-Akte = Gesundheitsakte (DE)
 GarnOvT = Garnisonsoffizier vom Tag (AT)
 GarnSanA = Garnisonssanitätsanstalt (AT)
 GASP = Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (AT, CH, DE)
 Gasta = Gabelstapler (CH)
 Gat = Gattung (CH)
 GB = Gefechtsbereitschaft (DD, DE)
 GB = Geschäftsbuch (AT)
 GB = Grundbuch (AT)
 GBAD = Ground Based Air Defence (DE)
 GBBl = Grundbuchblatt (AT)
 Gd = Garde (AT)
 Gde = Gemeinde (CH)
 GDF/ODF = Geschlossenen - /Offenen Deckung für Flugzeuge (DD)
 GDFL = Gedeckte Flugleitung (DD)
 GEADGE = German Air Defence Ground Environment (DE)
 Geb = Gebirge (CH)
 Geb AK = Gebirgsarmeekorps (CH)
 Geb = Gebirgs- (DE)
 GebDiv = Gebirgsdivision (DE, DR)
 GebKpfZ = Gebirgskampfzentrum (AT)
 GebMusKorps = Gebirgsmusikkorps (DE)
 Gef = Gefecht (CH)
 GefSt = Gefechtsstand (DE)
 Gefr = Gefreiter (DE)
 GefStd = Gefechtsstand (AT, CH)
 GefStrf = Gefechtsstreifen (AT)
 Geh = Gehilfe (CH)
 Geh. = GEHEIM (DE)
 Gel = Gelände (CH)
 Gelastw = Geländelastwagen (CH)
 Gelpw = Geländepersonenwagen (CH)
 gem = gemäss (CH)
 Gen = General (AT, DE)
 GenAp = Generalapotheker (DE)
 GenArzt = Generalarzt (DE)
 GenInspBw = Generalinspekteur der Bundeswehr (DE)
 Gen.Gouv. = Generalgouvernement (DR)
 Gen.Kdo. = Generalkommando (DR)
 GenLt = Generalleutnant (AT, DE)
 GenMjr = Generalmajor (AT)
 GenOStArzt = Generaloberstabsarzt (DE)
 GenStArzt = Generalstabsarzt (DE)
 GenStdH = Generalstab des Heeres (DR)
 GeNu = Genehmigung zur Nutzung (DE)
 GEP = Gekürzte eiserne Portion (AT)
 Ger = Gericht (CH)
 Ger Schr = Gerichtsschreiber (CH)
 GES = Großer Entaktievierrunssatz (DD)
 Gesch = Geschütz (CH)
 Geschm = Geschützmechaniker (CH)
 Geschw = Geschwader (CH)
 GeZi = Geschäftszimmer (DE)
 GFG = Gefechtsführungsgruppe (DD)
 gfm = gefechtsmässig (CH)
 Gfr = Gefreiter (AT, CH, DR)
 GFP – Geheime Feldpolizei (DR)
 GFS = Gemeindeführungsstab (CH)
 GFZ = Gefechtsführungszentrum (mobiler GS Kdo. LSK/LV zur Luft-Unterstützung der LaSK) (DD)
 Ggag = Gegenangriff (CH)
 GG = Generalgouvernement (DR)
 GGS = Gruppengefechtsschießen (AT)
 Ggst = Gegenstoss (CH)
 GH = Geheimhaltung (CH)
 GIADS = German Improved Air Defence System (DE)
 GIK = Geräteinstandsetzungskonzept (DE)
 GK = Grundkurs (CH)
 GKGF = Gepanzertes Kampf- und Gefechtsfahrzeug (AT)
 GKdos = Geheime Kommandosache (DD)
 gl = geländegängig (CH)
 GL = Generalleutnant (DE (Listenabkürzung))
 GL = Geräteliste (AT)
 Gl = Gliederung (CH)
 GL = Gruppenleiter (AT, DE)
 GL EMD = Geschäftsleitung EMD (CH)
 GLA = Gefechtsdienstleistungsabzeichen (AT)
 GLA EMD = Geschäftsleitungsausschuss EMD (CH)
 Gld = Gelände (AT)
 GLehrg = Generalstabslehrgang (AT)
 GLG = Generalstabslehrgang (CH)
 Glla = Guerilla (CH)
 GLV = Geistige Landesverteidigung (AT)
 Gn = Gegner (CH)
 gn = gegnerisch (CH)
 GND = Ground (DE)
 GO = Generalstabsoffizier (AT)
 GOPS = Geschützte Operationsstelle (CH)
 GP = Gewehrpatrone (CH)
 GPD = Grossparkdienst (CH)
 GPH = Geländepanzerhindernis (CH)
 Gr = Gruppe (CH, DR)
 GR = Gruppe Rüstung (CH)
 Gren = Grenadier (AT, CH, DE, DR)
 Grfhr = Gruppenführer (CH)
 Grp = Gruppe (AT, DE)
 GrpFhr = Gruppenführer (DE)
 GrpN = Gruppennest (AT)
 GRÜ = Grenzraumüberwachung (AT)
 Gru Ausr = Grundausrüstung (CH)
 GrundOrg = Grundorganisation (AT)
 GrW = Granatwerfer (AT)
 GS = Gefechtsstand (DD, DE)
 GS = Gegenstoß (AT)
 GS = Generalsekretariat, Generalsekretär (CH)
 GS = Grundschulung (CH)
 GS EMD = Generalsekretariat EMD (CH)
 Gs Vb = Grosser Verband (CH)
 GSC = Generalstabschef (CH)
 Gschw = Geschwader (AT)
 GSSD = Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (DD, DE)
 GSt = Geschäftsstelle (DR)
 GST = Generalstab (CH)
 GST S = Generalstabsschule (CH)
 GStb = Generalstab (AT)
 Gt = Gerät (CH)
 GTAG = Gegenwirkung gegen die technischen Aufklärungsmittel des Gegners, Teilbereich „Funkelektronischer Kampf“ (DD)
 GTI = Generaltruppeninspektor, -inspektorat (AT)
 Gtm = Gerätemechaniker (CH)
 GÜ = Geräteübersicht (AT)
 GÜ = Grundüberholung (AT)
 GÜPl = Garnisonsübungsplatz (AT)
 GV = Gesamtverteidigung (CH)
 GVD = Gefallenen- und Vermisstendienst (CH)
 GvD = Gefreiter vom Dienst (DE, DR)
 GVK = Gesamtverteidigungskurs (CH)
 GVP = Gefechtsvorposten (AT)
 GVS = Geheime Verschlusssache (DD)
 GVU = Gesamtverteidigungsübung (CH)
 GWD = Grundwehrdiener, -dienst (AT)
 GWD = Grundwehrdiener (DD)
 GWDL = Grundwehrdienstleistende (DE)
 GWK = Grenzwachtkorps (CH)
 GWW = Gesellschaftswissenschaftliche Weiterbildung (DD)
 GZ = Geschäftszahl (AT)
 GZ = Zentralabteilung im Generalstab des Heeres (DR)
 Gz = Grenze, Grenz… (CH)
 Gzrm = Grenzraum (CH)
 Gzw = Grenzwächter (CH)

H 
 H = Heer (DE, DR)
 h = Stunde (CH)
 HA = Heersausschuss (CH)
 Hagahuwa = Handgabelhubwagen (CH)
 HAP = Heeresauswahlprüfung (DE)
 Haush. = Haushalt (DE)
 Hb = Haubitze, Haubitz… (CH)
 HBA = Heeresbekleidungsanstalt (AT)
 HBF = Heeresbergführer (AT)
 HBF = Heeresbild- und Filmstelle (AT)
 HBG = Heeresbergführergehilfe (AT)
 HBVA = Heeres-Bau- und Vermessungsamt (AT)
 Hdf = Hundeführer (CH)
 HDN = Heeresdatennetz (AT)
 HDruck = Heeres-Druckerei (AT)
 HDv = Heeresdienstvorschrift (DE)
 HDVA = Heeres-Datenverarbeitungsamt (AT)
 Hdwk = Handwerker (CH)
 HE = Heer (CH)
 Heli = Helikopter (CH)
 Helipl = Helikopterlandeplatz (CH)
 HFG = Handfunksprechgerät (AT)
 HFlg = Heeresflieger (DE)
 HFMR = Heeresfernmelderegiment (AT)
 Hfs = Hufschmied (CH)
 HFS = Hilfsführungsstelle (DD)
 HFSch = Heeresführerschein (AT)
 HFSL = Heeresfahrschullehrer (AT)
 HF = Hauptfeldwebel (DR)
 HFW = Handfeuerwaffe (AT)
 HG = Handgranate (CH)
 HG = Heeresgliederung (AT)
 HG = Heeresgebiet (DR)
 HGA = Heeresgebührenamt (AT)
 HGefStd = Hauptgefechtsstand (AT)
 HGM = Heeresgeschichtliches Museum (AT)
 HaGraWuK/HGrWfKpr = Handgranatenwurfkörper (AT)
 HGr./H.Gru. = Heeresgruppe (DR)
 HHA = Heereshochalpinist (AT)
 HHV = Heer und Heeresverwaltung (AT)
 Hi = Hilfe, Hilfs… (CH)
 HiB = Hindernisbahn (AT)
 HiBa = Hindernisbahn (DE)
 Hind = Hindernis (CH)
 Hipo = Hilfspolizist (DR)
 Hist = Hilfsstelle (CH)
 HKf = Heereskraftfahrer (AT)
 HKfD = Heereskraftfahrdienst (AT)
 HKS = Heereskraftfahrschule (AT)
 HLO = Hauptlehroffizier (AT)
 HLogS = Heereslogistikschule (AT)
 HLogZ = Heereslogistikzentrum (AT)
 Hlt = Hinterhalt (CH)
 HMunA = Heeresmunitionsanstalt (AT)
 HNaA = Heeresnachrichtenamt (AT)
 H.N.W. = Heeresnachrichtenwesen (DR)
 HNZ = Hilfs-Nachrichtenzentrale (im Sinne von Fernmeldeknoten, -Amt oder -Zentrum) (DD)
 Hosp = Hospitalisation (CH)
 HPA = Heerespersonalamt (AT)
 Hptadj = Hauptadjutant (CH)
 HptBtsm = Hauptbootsmann (DE)
 HptFw = Hauptfeldwebel (DE, CH)
 Hptm = Hauptmann (AT, CH, DE)
 Hptm. = Hauptmann (DD, DR)
 HptNZ = Hauptnachrichtenzentrale (im Sinne von Fernmeldeknoten, -Amt oder -Zentrum) (DD)
 Höh.Kdo. = Höheres Kommando (DR)
 H.P.A. = Heerespersonalamt (DR)
 HPz Rak = Hohl-Panzerrakete (CH)
 HQ = Hauptquartier (AT, CH)
 H.Qu. = Hauptquartier (DE, DR)
 H.Rüst. = Heeresrüstung (DR)
 HS = Hubschrauber (AT)
 HSL = Heeresschilehrer (AT)
 HSNS = Heeressport- und Nahkampfschule (AT)
 HSP = Heeresspital (AT)
 HSR = Hauptschussrichtung (AT)
 HSSPF = Höherer SS- und Polizeiführer (DR)
 HSZ = Heeressportzentrum (AT)
 HTS = Heerestruppenschule (AT)
 HUAk = Heeresunteroffiziersakademie (AT)
 Hubschr = Hubschrauber (DE)
 HUS = Heeresunteroffizierschule (DE)
 HuSta = Hundestaffel (AT)
 HV = Hauptverlesen (CH)
 H.Verw.Amt = Heeresverwaltungsamt (DR)
 HVA = Hauptverwaltung Aufklärung (DD)
 HVA = Heeresversorgungsanstalt (AT)
 HVA = Heeresvertragsarzt (AT)
 HVK = Hauptverteidigungskräfte (DE)
 HVPl = Hauptverbandsplatz (AT, DR)
 Hyg = Hygiene (CH)

I 
 i = italienisch (CH)
 i A = im Auftrag (CH)
 I. A. = im Auftrag (DE, DR)
 IAGFA = Integrierte Arbeitsgruppe Fähigkeitsanalyse (DE)
 IGF = Individuelle Grundfertigkeiten (DE), von jedem Soldaten der Bundeswehr jährlich abzulegende Leistungen, siehe Ausbildung und Erhalt der individuellen Grundfertigkeiten und der Körperlichen Leistungsfähigkeit
 i Gst = im Generalstab (CH)
 I Rm = Interessenraum (CH)
 i V = in Vertretung (CH)
 ICC = Interim CAOC Capability (DE) - Vorläufer und Test-/Entwicklungssystem von ACCS
 Id = Identifikation (CH)
 ID = Infanterie-Division (DR)
 ID = Identifikation (CH)
 ID = Identifikationsnummer (DD)
 ID = Identifizierung (AT, DE)
 ID = Innendienst, Innerer Dienst (AT, CH)
 Ifl = Instrumentenflug (CH)
 IFMIN = Integrierte Fernmeldeinfrastruktur (AT)
 i. G. = im Generalstab (DR)
 i. G. = im Generalstab/ im Generalstabsdienst (DE)
 Ik = Informatik (CH)
 Ik Br = Informatikbrigade (CH)
 IKF = indirekte Kriegsführung (CH)
 IKT = Informations- und Kommunikationstechnologie (AT)
 IKTA = Informations- und Kommunikationstechnologieamt (AT)
 IKT&CySihZ = Informations-Kommunikations-Technologie und Cybersicherheitszentrum (AT)
 IM = Instruktionsmaterial (CH)
 IMG = Institut für Militärisches Geowesen (AT)
 In = Inspektion (DE)
 Inf = Infanterie (CH, DR)
 InfDiv = Infanteriedivision (DE)
 Infil = Infiltration (CH)
 Info = Information (CH)
 Infonet = Informationsnetz (CH)
 InfraStrStab = Infrastrukturstab (DE)
 Ing = Ingenieur (AT, CH)
 inkl = inklusiv (CH)
 Insp = Inspektion, Inspektor (CH, DE)
 InspCIR = Inspekteur Cyber- und Informationsraum (DE)
 InspH = Inspekteur des Heeres (DE)
 InspL = Inspekteur der Luftwaffe (DE)
 InspM = Inspekteur der Marine (DE)
 InspSan = Inspekteur des Sanitätsdienstes (DE)
 InspSKB = Inspekteur der Streitkräftebasis (DE)
 Inst = Installation, Installateur (CH)
 Inst = Instandsetzung (DE)
 Instr = Instruktor, Instruktion (CH)
 IO = Informationsoffizier (AT)
 IP = Initial Point (DE) - Ablaufpunkt
 IR/I.R. = Infanterie-Regiment (DR)
 IR = Infrarot (CH)
 iR = in Ruhe (AU)
 IT = individuelles Training (CH)
 IT = Informationstechnologie (DE)
 IT-AmtBw = Bundesamt für Informationsmanagement und Informationstechnik der Bundeswehr (DE)
 ITS = Ingenieurtechnische Sicherstellung (DD)
 IU = Indirektunterstützung (CH)
 IWP = VEB Instandsetzungswerk Pinnow (Rüstungsbetrieb mit Schwerpunkt NVA) (DD)
 IZg = Instandsetzungszug (AT)

J 
 Ja = Jagd (CH)
 Jabo = Jagdbomber (CH, DE)
 JaBo = Jagdbomber (AT)
 JaboG = Jagdbombergeschwader (DE)
 JAG = Jagdfliegerausbildungsgeschwader (DD)
 JaFlz = Jagdflugzeug (AT)
 JaHs = Jagdhubschrauber (AT)
 JaK = Jagdkampf (AT)
 JaKdo = Jagdkommando (AT)
 JaPz = Jagdpanzer (AT)
 JAS = Jagdfliegerausbildungsstaffel (DD)
 JBG = Jagdbombenfliegergeschwader (DD)
 JAS = Jagdbombenfliegerstaffel (DD)
 JFK = Jagdfliegerkräfte (DD)
 JFK/LV = Jagdfliegerkräfte der Luftverteidigung (DD)
 JG = Jagdfliegergeschwader (DD)
 JG = Jagdgeschwader (DE)
 Jg = Jahrgang (AT)
 Jg = Jäger (AT, DE)
 JgB = Jägerbataillon (AT)
 JgBrig = Jägerbrigade (AT)
 JgKp = Jägerkompanie (AT, DE)
 JgR = Jägerregiment (AT)
 JLS = Jägerleitstelle (DD)
 Jlt = Jägerleit… (CH)
 JS = Jagdfliegerstaffel (DD)
 Ju = Junkers (Flugzeug) (DR)

K 
 K = Krieg (CH)
 K = Kurs (CH)
 K-Portion = Konzentratportion (DD)
 K+W = Eidg. Konstruktionswerkstätte (alt) (CH)
 Ka = Kanister (CH)
 KA = Kontrollauftrag (AT)
 KA = Körperausbildung (AT)
 KA = Krankenabteilung (vormals KZ) (CH)
 KA = Kuranstalt (CH)
 KAB = Korpsartilleriebataillon (AT)
 KAdm = Konteradmiral (DE)
 KaG = Kanistergeschoss (CH)
 Kal = Kaliber
 Kampfgr = Kampfgruppe (CH)
 Kan = Kanone, Kanonier (CH)
 Kan = Kanonier (DE)
 KAPO = Kantonspolizei (CH)
 Kar = Karabiner (CH)
 KARLDAP = Karlsruhe Automatic Data Processing System (DE)
 Kas = Kaserne (CH)
 KAS = Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (DE)
 KaS = Krank auf Stube (DE)
 Kat = Kategorie (CH)
 Kata = Katastrophe (CH)
 Kata Hi = Katastrophenhilfe (CH)
 KatE = Katastropheneinsätze (AT)
 Kav = Kaverne (CH)
 KAWEST = Kampfwertsteigerung (CH)
 KAZ = Kampfanzug (AT)
 KC = Kanzleichef (CH)
 KC = Kompaniechef (DD)
 KdB = Konzeption der Bundeswehr (DE)

 Kdo (Kdo.) = Kommando (DE, DD, DR)
 Kdo Fhr Sim = Kommando Fährungssimulation (CH)
 Kdo FWK = Kommando Festungswachtkorps (CH)
 Kdo H = Kommando Heer (DE)
 Kdo LG = Kommando Lehrgänge (CH)
 Kdo. LSK/LV = Kommando Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (DD)
 Kdo Lw = Kommando Luftwaffe (DE)
 Kdo SanDstBw = Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr (DE)
 Kdo SKS = Kommando Stabs- und Kommandantenschule (CH)
 KdoCIR = Kommando Cyber- und Informationsraum (DE)
 KdoFüU&CD = Kommando Führungsunterstützung und Cyber Defence (AT)
 KdoGeb = Kommandogebäude (AT)
 KdoGrp = Kommandogruppe (AT)
 KdoSKB = Kommando Streitkräftebasis (DE)
 KdoStratAufkl = Kommando Strategische Aufklärung (DE)
 KdoU = Kommandounternehmen (AT)
 Kdr (Kdr.) = Kommandeur (DD, DR, DR)
 KdR = Konzeption der Reserve (DE)
 Kdt (Kdt.) = Kommandant (DD, DR, DR)
 kdt. = kommandiert (DR)
 Kdt St = Kommandantenstaffel (CH)
 Kdt Stv = Kommandant Stellvertreter (CH)
 KdtHdZ = Kommandantenhandzettel (AT)
 Kdtr (Kdtr.) = Kommandantur (DE, DR)
 KF = Kontrollführer (CH)
 Kf = Kraftfahrer (AT)
 KfGA = Kraftfahrgrundausbildung (DE)
 KFLF = Kommando der Flieger- und Flabtruppen (alte Bez.) (CH)
 KFS = Kantonaler Führungsstab (CH)
 KfzAbst = Kraftfahrzeugabstand (AT)
 KfzAbstlPl = Kraftfahrzeugabstellplatz (AT)
 KfzAbstlR = Kraftfahrzeugabstellraum (AT)
 KG = Kampfgruppe (AT)
 KG = kommandierender General (DE)
 KG = Kriegsgefangener (CH)
 KGS = Kommando Generalstabsschule (CH)
 KGS = Kulturgüterschutz (AT, CH)
 KH = Krankenhaus (AT)
 KHS = Kampfhubschrauber (AT)
 KIOP = Kräfte für internationale Operationen (AT)
 KIUG = Kampf im überbauten Gebiet (CH)
 KK = Kriegskommissar (CH)
 KKdt = Korpskommandant (CH)
 KKpt = Korvettenkapitän (DE)
 KKW = Kernkraftwerk (CH)
 KLF = Körperliche Leistungsfähigkeit (DE) von jedem Soldaten der Bundeswehr zu erhalten und zu verbessern, siehe Ausbildung und Erhalt der individuellen Grundfertigkeiten und der Körperlichen Leistungsfähigkeit
 KLK-EMD = Koordinations- und Leitstelle Katastrophenhilfe (CH)
 klVbd = kleiner Verband (AT)
 KM = Korpsmaterial (CH)
 KMF = Karteimittelführer (AT)
 KMV = Kriegsmaterialverwaltung (alte Bezeichnung) (CH)
 KNP = Kampfstoffnachweispapier (CH)
 KNZ = Kommando-Nachrichtenzentrale (im Sinne von Fernmeldeknoten, -Amt oder -Zentrum Kdo. LSK/LV) (DD)
 Ko = Korps (DR)
 KO = Kraftfahroffizier (AT)
 Kodeis = Kommandeur der Eisenbahntruppen (DR)
 Kol = Kolonne (AT, CH)
 Kolfhr = Kolonnenführer (CH)
 Kom = Kommissariat (CH)
 Kom. Gen. = kommandierender General (DR)
 KOM = Kraftomnibus (DE)
 komb = kombiniert (CH)
 Komp = Kompetenz (CH)
 Komp. = Kompanie (AT, CH, DR)
 Komp Zen Mil Musik = Kompetenzzentrum Militärmusik (CH)
 Kont(g) = Kontingent(ierung) (CH)
 Kontr = Kontrolle, Kontroll… (CH)
 KontrS = Kontrollsektion (AT)
 Konv = Konvention (CH)
 Koord = Koordination (CH)
 Korück = Kommandeur des rückwärtigen Armeegebietes (DR)
 Kp = Kompanie (AT, CH, DE)
 Kp. = Kompanie (DD)
 Kp.-Chef = Kompaniechef (DD)
 KP = Kommandoposten (CH)
 KPE = Kaderpräsenzeinheit (AT)
 KpfSchw = Kampfschwimmer (AT)
 KpGefStd = Kompaniegefechtsstand (AT)
 KpKdt = Kompaniekommandant (AT)
 Kpl = Korporal (AT, CH)
 KPo = Kontrollposten (AT)
 Kpr = Kompressor (CH)
 KpsKdo = Korpskommando (AT)
 Kpt zS = Kapitän zur See (DE)
 KptLt = Kapitänleutnant (DE)
 KPz = Kampfpanzer (AT)
 Kr = Kreis (CH)
 Krad = Kraftrad (DR)
 KRE = Kaderrahmeneinheit (AT)
 KrGefLaz = Kriegsgefangenenlazaret (DR)
 KRK = Krisenreaktionskräfte (DE)
 KrKW = Krankenkraftwagen (DE, DR)
 KrLazAbt = Kriegslazarettabteilung (DR)
 KRM = Kampfraum (CH)
 KrTgB = Kriegstagebuch (DR)
 Krypt = Kryptologie (CH)
 KS = Kampfsatz (AT)
 KS = Kampfstoff (CH)
 KS = Konzeptionsstudie (CH)
 KS = Kraftsäge (AT)
 KSD = Kombinat Spezialtechnik Dresden (Rüstungsbetrieb mit Schwerpunkt NVA) (DD)
 KSD = Koordinierter Sanitätsdienst (CH)
 KSK = Kommando Spezialkräfte (DE)
 KSpl = Korpssammelplatz (CH)
 K-Staffel = Kraftfahrstaffel (DR)
 Kt = Kanton (CH)
 KT = Kilotonne (CH, DE)
 KTB = Kriegstagebuch (DR)
 KÜ = Kaderübung (AT)
 Kü = Küche (CH)
 Kü Chef = Küchenchef (CH)
 KÜKdo = Kraftfahrzeugübernahmekommando (AT)
 KuKUTS = Kampf- und Kampfunterstützungstruppenschule (AT)
 KUO = Kraftfahrunteroffizier (AT)
 Kur = Kurier (CH)
 KV = Kaltverpflegung (AT)
 KVD = Koordinierter Veterinärdienst (CH)
 KvD = Kraftfahrer vom Dienst (DE)
 KVK = Kadervorkurs (CH)
 KVK = Kreisverbindungskommando (DE)
 KVR = Kriegsvölkerrecht (AT, CH)
 Kw = Kraftwagen (DR)
 KW = Kennwort (DR)
 KW = Kartenwinkelmesser (AT)
 KW = Kraftwagen (AT)
 KW = Kraftwerk (AT)
 KW = Kriegswirtschaft (CH)
 KW = Kurzwelle (AT, DD, DE, DR)
 KWEA = Kreiswehrersatzamt (DE)
 KwK = Kampfwagenkanone (DR)
 KZ = Krankenzimmer (alte Bezeichnung; neu: KA) (CH)
 KzH = Krank zu Hause (DE)
 KzlUO = Kanzleiunteroffizier (AT)

L 
 L = leicht, leichter… (CH)
 L = Leutnant, in Listen (DE)
 L Exp = Luftexplosion (CH)
 L+T = Bundesamt für Landestopographie (CH)
 L/** = Längenangabe für Geschütze, Rohrwaffen. Siehe Kaliber#Kaliberlänge
 L/B = Luft-Boden (DE)
 L/L = Luft-Luft (DE)
 LA = Luftangriff (DE)
 LA = Luftaufklärung (CH)
 LA = Luftwaffenausschuss (CH)
 Lab = Laboratorium, Labor (CH)
 Labt = Laborant (CH)
 Ladesch = Ladeschaufel (CH)
 Laf = Lafette (CH)
 Lag = Lager (CH)
 LandSchtz = Landesschützen (DR)
 LaSch = Ladeschütze (AT)
 LaSK = Landstreitkräfte (AT, DD, DE)
 Lastw = Lastwagen (CH)
 Law = Lawine (CH)
 LB = Landesbefestigung (AT)
 LB = Leitbediener (AT)
 LB = Luft/Boden (CH)
 lbew = luftbeweglich (CH)
 Ldg = Ladung (CH)
 LdP = Leiter der Pressearbeit (DE)
 Le = Leucht… (CH)
 Lehrg = Lehrgang (AT, DE)
 LehrOffz = Lehroffizier (DE)
 LehrStOffz = Lehrstabsoffizier (DE)
 LEM = Laser-Entfernungsmesser (AT)
 lFH – leichte Feldhaubitze (DR)
 LFlaRak = leichte Flugabwehrraketen (DE)
 Lfz = Luftfahrzeug (AT, DE)
 LG = Lehrgang (CH)
 LG = Lehrgruppe (AT, DE)
 LG = Leistungsgegenstand (AT)
 Lgt = Lenkgerät (CH)
 Lieferw = Lieferwagen (CH)
 LIEGEV = Liegenschaftsevidenz (AT)
 lIG = leichtes Infanteriegeschütz (DR)
 LK = Landeskarte (CH)
 lk = links (CH)
 LKF = Luftkriegsführung (CH)
 LKp = Lehrkompanie (AT)
 LL = low level (DE) - Tiefflug
 LL = Luft/Luft (CH)
 LL = Luftlandung (AT)
 LLBrig = Luftlandebrigade
 Lla = Luftlandung, Luftlande… (CH)
 Llarm = Luftlanderaum (CH)
 lMG = leichtes Maschinengewehr (DR)
 LNB = Leiter Nachrichtenbetrieb (Nachrichten- und Flugsicherungstruppe, NVA Luftstreitkräfte/ Luftverteidigung) (DD)
 LO = Lehroffizier (AT)
 Log = Logistik (AT, CH, DE)
 LogABw = Logistikamt der Bundeswehr (DE)
 LogS = Logistikschule (DE)
 LOGV = Leitungsorganisation für Gesamtverteidigung (CH)
 LogZBw = Logistikzentrum der Bundeswehr (DE)
 LP = Lehrpersonal (CH)
 LPl = Landeplatz (AT)
 LPr = Leistungsprüfung (AT)
 LRSi = Luftraumsicherung (AT)
 LRA = Luftraumaufklärung (DD)
 LRSiOp = Luftraumsicherungsoperation (AT)
 LRÜ = Luftraumüberwachung (AT)
 LS = Landesschützen (DR)
 LS = Lehrschrift (CH)
 LSK/LV = Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (DD)
 Lt = Leutnant (AT, CH, DE, DR)
 LT = Lufttransport (CH, DE)
 LtdFPolDir = Leitender Feld-Polizei-Direktor (DR)
 Lt zS = Leutnant zur See (DE)
 Ltg = Leitung (CH)
 Ltn. = Leutnant (DD)
 LUO = Lehrunteroffizier (AT)
 LuSK = Luftstreitkräfte (AT, DE)
 LUV = Luftverteidigung (CH)
 LV = Landesverteidigung (AT)
 LV = Luftverteidigung(s) (DD, DE)
 LVAk = Landesverteidigungsakademie (AT)
 LVD = Landesverteidigungsdienst (CH)
 LVD = Luftverteidigungsdivision (DD)
 LVE = Lagevortrag zur Entscheidung
 LVU = Lagevortrag zur Unterrichtung
 LW = Luftwaffe (CH)
 Lw = Luftwaffe (DE)
 Lwf = Lenkwaffe (CH)
 Lwfw = Lenkwaffenwerfer (CH)

M 
 m (…m) …mechaniker (CH)
 m, M = mittel, Mittlere(r) (CH)
 M+D = Eidg. Munitionsdepot (CH)
 M+F = Eidg. Munitionsfabrik (alt) (CH)
 MA = Maatenanwärter (DE)
 MA = Militäramtsblatt (CH)
 MA = Militärakademie (DD)
 MAD = Militärischer Abschirmdienst (DE)
 MAD-Amt = Amt für den Militärischen Abschirmdienst (DE)
 MAFE (MA "FE") = Militärakademie Friedrich Engels (DD)
 Mag = Magazin, Magaziner (CH)
 Maj = Major (CH, DE)
 Manip = Manipulier… (CH)
 MaPa = Marschpaket (AT)
 Mark = Markier… (CH)
 MarKdo = Marinekommando (DE)
 Masch = Maschine, Maschinist (CH)
 Mat = Material (CH, DE)
 MatE = Materialerhaltung (AT)
 MatGr = Materialgruppe (DE)
 Matr = Matrose (DE)
 MatV = Materialverwaltung (AT)
 MAX El = Maximalelevation (CH)
 MB = Marschbefehl (CH)
 MB III/MB V= Militärbezirk III/ Militärbezirk V(DD)
 MBK = Marschbefehlskarte (CH)
 MBl = Merkblatt (AT)
 MBS = Militärluftfahrzeugbesatzungsschein (DE)
 Mdg = Meldung (CH)
 MDP = Militärdienstpflicht (CH)
 m.d.W.d.G.beauftr. = mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt (DE)
 Mech = Mechaniker (AT, CH)
 mech = mechanisiert (AT, CH)
 med = medizinisch (CH)
 MED = Militäreisenbahndienst (CH)
 MfNV = Ministerium für Nationale Verteidigung (DD)
 Meteo = Meteorologe, Meteorologie (CH)
 MFB = Militärforstbetrieb (DD)
 MFD = Militärischer Frauendienst (alte Bez.) (CH)
 MFF = Militärflugzeugführer (AT)
 MFFS = Militärflugzeugführerschein (AT)
 MFG = Marinefliegergeschwader (DD)
 MFK = Marinefliegerkäfte (DD)
 MFK = Marschflugkörper (CH)
 MFL = Militärfluglehrer (AT)
 MfNV = Ministerium für Nationale Verteidigung (DD)
 MFR = Militärischer Führungsrat (DE)
 MFS = Militärflugschüler (AT)
 MFS = Militärische Führungsschule (CH)
 MFS = Militärluftfahrzeugführerschein (DE)
 MFSA = Militärflugschülerausweis (AT)
 MFSchS = Militärfallschimspringer (AT)
 MG = Maschinengewehr (AT, DE)
 Mg = Maschinengewehr (CH)
 MG = Militärgesetz (CH)
 MGA = Militärisch Grundausbildung (DD)
 MGFA = Militärgeschichtliches Forschungsamt (DE)
 MGO = Militärische Grundorganisation (DE)
 mGrW = mittlerer Granatwerfer (AT)
 MH = Marinehubschrauber (DE)
 MHG = Marinehubschraubergeschwader (DE)
 MHO = Militärhandelsorganisation (DD)
 MHSF = Militärhubschrauberführer (AT)
 MHSFS = Militärhubschrauberführerschein (AT)
 Mi = Mine, Mineur (CH, DE)
 MI = Militärinternierter (CH)
 Mi Rämgt = Minenräumgerät (CH)
 MID = Militärischer Identitätsdienst (CH)
 MIDONAS = Militärisches Dokument-Nachweis-System (CH)
 MIDS = Multifunctional Information Distribution System (DE)
 MiF = Minenfeld (AT)
 MiG = Militärbefehlshaber im General-Gouvernement (DR)
 Mil = Militär (CH, DE)
 mil = militärisch … in Zusammensetzungen (DE)
 Mil Prot = Militärprotokoll (CH)
 Mil Sich = Militärische Sicherheit (CH)
 MilAk = Militärakademie (AT)
 MilAnäst = Militäranästhesist (AT)
 MilApoth = Militärapotheke, -r (AT)
 MilAssA = Militärassistenzarzt (AT)
 MilAssApoth = Militärassistenzapotheker (AT)
 MilAtt = Militärattaché (AT, DE)
 MilAttStab = Militärattaché-Stab (DE)
 MilBefh = Militärbefehlshaber
 MilDekan = Militärdekan (AT)
 MilFü = Militärische Führung (AT)
 MilGenVik = Militärgeneralvikar (AT)
 MilGeogr = Militärgeograph(ie) (AT)
 MilGeoW = Militärisches Geowesen (AT)
 MilHuF = Militärhundeführer (AT)
 MilHuSta = Militärhundestaffel (AT)
 MilHuZ = Militärhundezentrum (AT)
 MilKapl = Militärkaplan (AT)
 MilKdo = Militärkommando (AT)
 MilKo = Militärisches Konditionstraining (DE)
 MilKplm = Militärkapellmeister (AT)
 MilKur = Militärkurat (AT)
 MilMus = Militärmusik (AT)
 MilOKur = Militäroberkurat (AT)
 MilOPf = Militäroberpfarrer (AT)
 MilOrd = Militärordinariat (AT)
 MilPers = Militärperson (AT)
 MILPOL = Militärpolitik (CH)
 MilProv = Militärprovikar (AT)
 MilRADNET = Militärisches Radardatennetz
 MilSih = Militärische Sicherheit (AT)
 MilStrat = Abteilung für Militärstrategie (AT)
 MilStrf = Militärstreife (AT)
 MilSup = Militärsuperior (AT)
 MilSupIntdt = Militärsuperintendent (AT)
 Min = Minute (CH)
 Min = Ministerium (DE)
 Min El = Minimalelevation (CH)
 mini = mindestens (CH)
 MiSp = Minensperre (AT)
 MiStrf = Minenstreifen (AT)
 Miss = Mission (DE)
 Mitr = Mitrailleur (CH)
 MJ = Militärjustiz (CH)
 Mj = Major (DD)
 Mjr = Major (AT)
 MK = Maschinenkanone (AT, DE)
 MK = Meldekopf (AT)
 MKE = Militärische Körperertüchtigung (DD)
 MKF = Manöverkunstflug (DD)
 MKF = Militärkraftfahrer (DE)
 MKS = Mehrzweckkampfschiff (DE)
 ML = Marschlänge (AT)
 ML = Meldelinie (AT)
 MLA = Militärischer Leistungsausweis (CH)
 MLC = Militärische Lastenklasse (DE)
 MLG = Militärleistungsgesetz (AT)
 MLT = Mechanisierte und Leichte Truppen (CH)
 MLV = Militärische Landesverteidigung (AT)
 MMA = Militärmedizinische Akademie Bad Saarow (DD)
 MMB = Militärmission Brüssel (AT)
 MMK = Militärischer Mehrkampf (AT)
 MO = Militärorganisation (CH)
 mob = mobil (CH)
 Mob = Mobilmachung (AT, CH, DE)
 MobOrg = Mobilmachungsorganisation (AT)
 MobP = Mobilmachungsphase (AT)
 MobStp = Mobilmachungsstützpunkt (DE)
 MOS = Marineoperationsschule (DE)
 Mot = Motor (CH)
 Mot = motorisiert (DE)
 mot = motorisiert (AT, CH, DD, DR)
 Mot Boot = Motorboot (CH)
 Motf = Motorfahrer (CH)
 Motfz = Motorfahrzeug (CH)
 Motm = Motormechaniker (CH)
 Motrd = Motorrad (CH)
 Motrdf = Motorradfahrer (CH)
 Motrdm = Motorradmechaniker (CH)
 Mp = Maschinenpistole (CH)
 MP = Militärpolizei (AT, CH)
 MPi = Maschinenpistole (DD)
 MPLH = Militärpolitische Hochschule „Wilhelm Pieck“ (DD)
 Mpt = Messpunkt (CH)
 Mrakw = Mehrfachraketenwerfer (CH)
 Mrs = Mörser- (DR)
 MSB = motorisiertes Schützenbataillon (DD)
 msg = marsch-, sport- und geländebefreit (DE)
 MSD = motorisierte Schützendivision (DD)
 MSK = Militärsportkurs (CH)
 MSK = motorisierte Schützenkompanie (DD)
 MSM = Marineschule Mürwik (DE)
 MSP = Militärspital (AT)
 MSP = Mobilmachungsschlüsselpersonal (AT)
 MSR = motorisiertes Schützenregiment (DD)
 Mst = Meldesammelstelle (CH)
 MStG = Militärstrafgesetz (CH)
 MSÜ = militärisch-seemännische Übung (DE)
 MSZ = motorisierter Schützenzug (DD)
 MT = Megatonne (TNT-Äquivalent) (CH, DD)
 MTI = Militärtechnisches Institut (DD)
 MTPz = Mannschaftstransportpanzer (AT)
 MTS = Marinetechnikschule (DE)
 MTS = Materiell-Technische Sicherstellung oder auch Militärtechnische Schule (DD)
 MTW = Mannschaftstransportwagen (AT, DR)
 MTW = Militärtransportwesen (DD)
 Mül = Müller, Müllerei (CH)
 MUKdo = Marineunterstützungskommando
 Mun = Munition (CH, DE, DR)
 Munl = Munitionslager (AT)
 MUS = Marineunteroffizierschule (DE)
 MusKorpsBw = Musikkorps der Bundeswehr (DE)
 MV = Materialverantwortlicher (DE)
 MV = Militärversicherung (CH)
 MVM = Massenvernichtungsmittel (DD)
 MVP = Militärische Verkehrspolizei (CH)
 Mw = Minenwerfer (CH)
 MWD = Motorwagendienst (CH)
 MZ = Militärtelefonzentrale (CH)
 MZA = Mehrzweckanlage (CH)
 Mzg = Metzger, Metzgerei (CH)
 MZG = Mechanisches Zielgerät (DD)

N 
 N = Norden, nördlich
 Na = Nachrichten (CH)
 NA = Nachrichten-Abteilung (DR)
 NA = Nebenabdruck (Ausfertigung) (DR)
 NA = nicht aktiv (DE)
 Na AwZ = Nachrichtenauswertezentrale (CH)
 Nachr. = Nachricht (DR)
 NachschFü = Nachschubführer (DR)
 NADGE = NATO Air Defence Ground Environment (DE)
 NaFS = Nachrichten-Flugsicherung (DD)
 NARFA DEU = National Radio Frequency Agency - Germany (NATO-Bezeichnung für militärische Frequenzverwaltung) (DE)
 NaSt = Nachrichtenstelle (AT)
 NATINADS = NATO Integrated Air Defence System, "integriertes Luftverteidigungssystem der NATO" (DE)
 NAV = Nationale Alarmzentrale (CH)
 Nav = Navigation (CH)
 Nb = Nebel (CH)
 NB = Nachbrenner (DD)
 NB = Nachrichten Bataillon (DD)
 Nb Pat = Nebel-Patrone (CH)
 NBW = Nebelwerfer (DR)
 Nb WG = Nebel-Wurfgranate (CH)
 NbGr = Nebelgranate (AT)
 Nbl = Nebel- (DR)
 NblAbt = Nebelabteilung (DR)
 NblTr = Nebeltruppe (DR)
 NBR = Nachrichtenbeschaffungsraum (CH)
 NbWfAnl = Nebelwurfanlage (AT)
 NbWfKpr = Nebelwurfkörper (AT)
 ND = Nachrichtendienst (CH)
 NDK = Nachrichtendienstkonzept (CH)
 NEMP = Nuklear-elektromagnetischer Puls (CH)
 NFB = Nachrichten- und Flugsicherungsbataillon (DD)
 NfD = Nur für den Dienstgebrauch (DD)
 NFF = Nahfunkfeuer (DD)
 Nht = Nachhut (CH)
 NL = Nutzungsleiter (NATO-Bezeichnung: In-service Support Manager) (DE)
 Nof = Nachrichtenoffizier (CH)
 NOT = Notoperationstrakt (CH)
 Notspit = Notspital (CH)
 NP = Nullpunkt (CH)
 NPF = Nachprüfflug (DE)
 Nr = Nummer (AT, DE, CH)
 Ns = Nachschub (CH)
 NS = Neutralitätschutz (CH)
 N.S.F.O. = Nationalsozialistischer Führungsoffizier (DR)
 NSt = Nebenstelle (AT, DE)
 Nst = Nahtstelle (CH)
 NStAnl = Nebenstellenanlage (AT)
 NT = Nachschub- und Transport- (AT)
 NTBetrM = Nachschub-, Transport- und Betriebsmittel- (AT)
 NTI = Nachschub-, Transport- und Instandsetzungs- (AT)
 NTSan = Nachschub-, Transport- und Sanitäts- (AT)
 NTWi = Nachschub-, Transport- und Wirtschafts- (AT)
 Nukl Waf = Nuklearwaffe (CH)
 NUO = Nachschubsunteroffizier (AT)
 NVA = Nationale Volksarmee (DD)
 NWR = Nebenwirkungsraum (AT)
 NZ = Nachrichtenzentrale (im Sinne von Fernmeldeknoten, -Amt oder -Zentrum) (DD)
 NZP = Navigational Zero Point (DE) - Ablaufpunkt einer Flugroute

O 
 O = Objekt (CH)
 O = Offizier (AT)
 o Lage = ordentliche Lage (CH)
 O. U. = Ortsunterkunft (DD)
 O1 = Erster Ordonnanzoffizier (DR)
 OA = Oberarzt (AT)
 OA = Oberauditor (CH)
 OA = Offiziersanwärter (AT)
 OA = Offizieranwärter (DE)
 OA = Ortsamt (AT)
 Ob, OB = Oberbefehlshaber (DR)
 OB = Ordre de bataille (Armee-Einteilung, Kampfgliederung) (CH)
 OBA = Oberbefehlshaber der Armee (CH)
 ObdH = Oberbefehlshaber des Heeres (DR)
 OBefh = Oberbefehlshaber (AT)
 OberstAp = Oberstapotheker (DE)
 Oberstlt = Oberstleutnant (CH, DE)
 OberstVet = Oberstveterinär (DE)
 Obgfr = Obergefreiter (CH)
 ÖBH = Österreichische Bundesheer (AT)
 Oblt = Oberleutnant (CH, DE, DR)
 Ob.Kdo = Oberkommando (DR)
 Obst = Oberst (AT)
 Obst. = Oberst (DR)
 Obstlt = Oberstleutnant (AT)
 Obstlt. = Oberstleutnant (DR)
 OBtsm = Oberbootsmann (DE)
 Obwm = Oberwachtmeister (CH)
 OC = Ortschef (CH)
 OD = Ordnungsdienst (CH)
 OE = Organisationseinheit (CH)
 Of = Offizier (CH)
 OF = Operative Führung (CH)
 OFähnr = Oberfähnrich (DE)
 OFähnr zS = Oberfähnrich zur See (DE)
 OFAp = Oberfeldapotheker (DE)
 OFArzt = Oberfeldarzt (DE)
 Ofaz = Oberfeldarzt (CH)
 OFD = Offizier vom Flugdienst (DD)
 Ofeldw = Oberfeldwebel (DR)
 Offz = Offizier (AT, DD, DE)
 OFK = Oberfeldkommissär (CH)
 OFK = Oberfeldkommandantur (DR)
 OFVet = Oberfeldveterinär (DE)
 OFw = Oberfeldwebel (DE)
 OG = Operative Gruppe (DD)
 OHG = Offizierheimgesellschaft (DE)
 OHL = oberste Heeresleitung (DR)
 OHLA = Auslandsabteilung der OHL (DR)
 OHM = organisationsübergreifende Handlungsanweisung für Munition
 OHS = Offiziershochschule (DD)
 oi = oberirdisch (CH)
 OK = Ortskommandantur (DR)
 OKA = Organisation in Kursen der Armee (CH)
 OKH = Oberkommando des Heeres (DR)
 OKL = Oberkommando der Luftwaffe (DR)
 OKM = Oberkommando der Kriegsmarine (DR)
 OKW = Oberkommando der Wehrmacht (DR)
 OL = Oberleutnant (in Listen) (DE)
 OL = Orientierungslauf (AT)
 Olt = Oberleutnant (AT)
 OLt = Oberleutnant (DE)
 OLt zS = Oberleutnant zur See (DE)
 Oltn. = Oberleutnant (DD)
 ÖMK = Österreichische Militärkarte (AT)
 OMT = Obermaat (DE)
 ÖMZ = Österreichische Militärische Zeitschrift (AT)
 OO = Oberoffizier (DD)
 Op Schulung = Operative Schulung (CH)
 Op, op = Operation, operativ (CH, DE)
 OpAbt = Operationsabteilung (DR)
 Opfaz = Oberpferdarzt (CH)
 Oprm = Operationsraum (CH)
 OPZ = Operationszentrale (DE)
 OQu = Oberquartiermeister (DR)
 Or = Orientierung (CH)
 Ord = Ordonnanz (CH, DR)
 Org = Organisation (CH, DE)
 OrgBe = Organisationsbereich (DE)
 OrgEinh = Organisationseinheit (AT)
 OrgEt = Organisationselement (AT)
 ORGIS = Organisationsinformationssystem (AT)
 Orts Kdt = Ortskommandant (CH)
 ortsf = ortsfest (CH)
 OS = Offiziersschule (CH)
 OS = Offiziersschüler (DD)
 OSA = Organisation in Schulen der Armee (CH)
 OSH = Offizierschule des Heeres (DE)
 OSL = Oberstleutnant (DD)
 OStAp = Oberstabsapotheker (DE)
 OStArzt = Oberstabsarzt (DE)
 OStBtsm = Oberstabsbootsmann (DE)
 OStFw = Oberstabsfeldwebel (DE)
 OSTRAL = Organisation für Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen (CH)
 OStv = Offiziersstellvertreter (AT)
 OStVet = Oberstabsveterinär (DE)
 ostw = ostwärts (östlich) (DR)
 OStWm = Oberstabswachtmeister (AT)
 OTF = Organisation der Truppenkörper und Formationen (CH)
 OTL = Oberstleutnant, in Listen (DE)
 OU = Ortsunterkunft (DR)
 OV = Ortsvermittlung (AT)

 OvD = Offizier vom Dienst/ Offizier vom Standortdienst (DD)
 OvG = Offizier vom Gefechtsstand (DE)
 o.V.i.A. = oder Vertreter im Amt (DE)
 OvK = Offizier vom Krankenhaus (Bundeswehrkrankenhaus) (DE)
 OvT = Offizier vom Tag (AT)
 OvWa = Offizier vom Wachdienst (DE)
 OWm = Oberwachtmeister (AT, DD)

P 
 PA = Panzerabwehr (AT)
 PA = Panzerarmee (DD)
 Pa = Palette (CH)
 PA = Postamt (AT)
 PAHS = Panzerabwehrhubschrauber (AT)
 Pak = Panzerabwehrkanone (CH, DR)
 PAKp = Panzerabwehrkompanie (AT)
 PAL = Panzerabwehrlenkwaffe (AT)
 PAL = Panzerabwehrlenkwaffe (CH)
 PALR = Panzerabwehrlenkrakete (DD)
 PAN = Panzerabwehrnest (AT)
 PAR = Panzerabwehrrohr (AT)
 Pat = Patient (CH)
 Pat = Patrone (CH)
 Pat Sst = Patientensammelstelle (CH)
 Patr = Patrouille (CH)
 PB = Panzerbataillon (DD)
 PD = Parkdienst (CH)
 PD = Präsenzdienst (AT)
 PD = Panzerdivision (DD)
 PED = Panzererkennungsdienst (CH)
 perm = permanent (CH)
 Pers = Person, Personal (CH, DE)
 PersAmtBw = Personalamt der Bundeswehr (DE)
 PERSIS = Personalinformationssystem (AT)
 Pf = Pferd (CH)
 Pfahl Mi = Pfahlmine (CH)
 Pfaz = Pferdarzt, Veterinär (CH)
 Pfeil Pat = Pfeilpatrone (CH)
 Pfl = Pfleger (CH)
 Pfl a D = Pflichten ausser Dienst (CH)
 PFT = Physical Fitness Test (DE)
 PhL = Phasenlinie (CH)
 Phys = Physiker (CH)
 Pi = Pionier (Militär) (AT, CH, DE, DR)
 PiBo = Pionierboot (AT)
 PiD = Pionierdienst (AT)
 PID = Presse- und Informationsdienst (AT)
 Pil = Pilot (CH)
 PiO = Pionieroffizier (AT)
 PiPz = Pionierpanzer (AT)
 PISA = Personalinformationssystem der Armee (CH)
 Pist = Pistole (CH)
 PiTS = Pioniertruppenschule (AT)
 PIZ = Presse- und Informationszentrum (DE)
 Pk = Park (CH)
 PK = Personenkennzahl (wie Personalnummer) (DE)
 PK = alt Politkommissar, später offiziell: Stellvertreter des Kommandeurs für Politische Arbeit, kurz: Politstellvertreter (im Sinne von: Politoffizier) (DD)
 PK = Propagandakompanie (DR)
 Pkt = Punkt (DR)
 Pl = Platz (CH)
 Plan = Planung (CH)
 Planfe = Planfeuer (CH)
 PMVD = Parlaments-, Ministerrats- und Volksanwaltschaftsdienst (AT)
 PMZ = Permanente Militärtelefonzentrale (CH)
 Po = Posten (AT, CH)
 PO = Postordonnanz (CH)
 PO = Presseoffizier (AT)
 POC = Point of contact (DE)
 POL = Petrol Oil Liquid (DE)
 Pol = Polizei, Polizist (CH)
 PolBil = Politische Bildung (DE)
 Pont = Pontonier (CH)
 Port = Portion (CH)
 PPD = Psychologisch-Pädagogischer Dienst (CH)
 PR = Panzerregiment (DD)
 Prakt D = Praktischer Dienst (CH)
 Prod = Produktion (CH)
 prov = provisorisch (CH)
 PRW = Höhenmesser (DD)
 PSA = psychologische Abwehr (CH)
 PSA = persönliche Schutzausrüstung (DE)
 PSK = Persönliche Sicherheitskontrolle (CH, DE)
 PSK = psychologische Kriegsführung (CH)
 PSM = Personalstrukturmodell (DE)
 PSP = Personensicherheitsprüfung (CH)
 PStd = Präsenzstand (AT)
 PSU = Personensicherheitsüberprüfung (CH)
 Pt = Punkt (CH)
 PTA = permanente Telekommunikationsanschlussstelle (CH)
 PW = Kriegsgefangener (Prisoner of War) (CH)
 Pw = Personenwagen (CH)
 Pz = Panzer (AT, CH, DE)
 Pz Br G = Panzer-Brandgranate (CH)
 Pz Br Pat = Panzer-Brandpatrone (CH)
 Pz GV = Panzergranate Vollgeschoss (CH)
 Pz Hb = Panzerhaubitze (CH)
 Pz Ke G = Panzer-Kerngranate (CH)
 Pz Ke Pat = Panzer-Kernpatrone (CH)
 Pz Mi = Panzermine (CH)
 Pz Spr G = Panzer-Sprenggranate (CH)
 PzAB = Panzerartilleriebataillon (AT)
 PzAufklKp = Panzeraufklärungskompanie (AT)
 Pzaw = Panzerabwehr (CH)
 PzB = Panzerbataillon (AT)
 PzBtl = Panzerbataillon (DE)
 PzDiv = Panzerdivision (DE)
 Pz.Div. = Panzerdivision (DR)
 PzF = Panzerfaust (CH, DE)
 PzFl = Panzerfahrlehrer (AT)
 PzFSL = Panzerfahrschullehrer (AT)
 PzGren = Panzergrenadier (DE)

 PzGrenB = Panzergrenadierbataillon (AT)
 PzGrenBrig = Panzergrenadierbrigade (AT, DE)
 Pz.Gren.-Div. = Panzergrenadier-Division (DR)
 Pz.Gren.-Reg. = Panzergrenadier-Regiment (DR)
 PzH = Panzerhaubitze (AT, DE)
 PzHb = Panzerhaubitze (AT)
 PzHBt = Panzerhaubitzebatterie (AT)
 Pzj = Panzerjäger (CH)
 PzJg = Panzerjäger (DE, DR)
 Pzm = Panzermechaniker (CH)
 PzPi = Panzerpionier (AT, DE)
 PzPiKp = Panzerpionierkompanie (AT, DE)
 PzSchtz = Panzerschütze (DE, DR)
 PzStbB = Panzerstabsbataillon (AT)
 PzTS = Panzertruppenschule (AT)
 PzWkstKp = Panzerwerkstattkompanie (AT)

Q 
 Q = Quartier (CH)
 Qm = Quartiermeister (CH)
 QRA = Quick Reaction Alert (Interceptor), in hoher Einsatzbereitschaft stehende Alarmrotte der Luftwaffe (DE)
 Qu = Quartier, Quartiermeister (DR)

R 
 R = Röntgen (CH)
 R Br G = Rauch-Brandgranate (CH)
 R Pat = Rauchpatrone (CH)
 R+D = Rotkreuzdienst (CH)
 RA = Radioaktivität, radioaktiv (CH)
 Ra Ausf = Radioaktiver Ausfall (CH)
 RA Ausf = Radioaktiver Ausfall (CH)
 RA Verstr = Radioaktive Verstrahlung (CH)
 Radf oder Rdf – Radfahr- (DR)
 Rak = Rakete (CH, DE)
 Rak Rohr = Raketenrohr (CH)
 Rakp = Raketenpistole (CH)
 Rakw = Raketenwerfer (CH)
 Rap = Rapport (CH)
 RAS = Raumschutz (CH)
 RAS = Relais-Anschlussgerät (CH)
 Ratio = Rationierung (CH)
 RBesO = Reichsbesoldungsordnung (DR)
 RBS = Rundblickstation (DD)
 RD = Rechtsdienst (CH)
 RD = Rückwärtige Dienste (DD)
 R.D.A. = Rangdienstalter (DR)
 RadarFüDst = Radarführungsdienst, vorher Flugmelde- und Leitdienst, heute Einsatzführungsdienst der Luftwaffe (DE)
 RDL = Reservistendienst Leistender in der Bundeswehr, siehe Reservistendienst (DE)
 Rdf = Radfahrer (CH)
 RE = Rahmeneinheit (AT)
 red = reduziert (CH)
 Reg = Region (CH)
 Reg auch ReG = Realisierungsgenehmigung (DE)
 Regl = Reglement (CH)
 Rekr = Rekrut (AT, CH)
 Rep = Reparatur (CH)
 Req = Requisition (CH)
 Res = Reserve (CH)
 Ress = Ressourcen (CH)
 ReStPz = Rechenstellenpanzer (AT)
 Rev = Revision (CH)
 Rf = Rechnungsführer (CH)
 RFA = Reservefeldwebelanwärter (DE)
 RFSS = Reichsführer SS (DR)
 Rgt = Regiment (AT, CH, DE, DR)
 RisPlL = Richtsplitterladung (AT)
 Ristl = Richtstrahl (CH)
 Ritg = Richtung (CH)
 Rittm = Rittmeister (DR)
 RKD = Rotkreuzdienst (CH)
 RKF = Rüstungskontrolle und Friedenssicherung (CH)
 RKV = Reisekostenvergütung (DE)
 RL = Referatsleiter (AT)
 RLS = Raketenleitstation (DD)
 Rm = Raum (CH)
 RNrPl = Rufnummernplan (AT)
 RNZ = Rückwärtige(dienste) Nachrichtenzentrale (im Sinne von Fernmeldeknoten, -Amt oder -Zentrum) (DD)
 ROA = Reserveoffizieranwärter (DE)
 Rpe = Raupen (CH)
 Rpe Fz = Raupenfahrzeug (CH)
 Rpe Trsp Fz = Raupentransportfahrzeug (CH)
 Rpf = Reitpferd (CH)
 RR = Regierungsrat (CH)
 RS = Richtschütze (DE)
 RS = Rekrutenschule (CH)
 Rs = Rückschub (CH)
 RSOM = Reception, Staging, Onward Movement (DE) 
 RStrPatr = Rauchstrichpatrone (AT)
 RSUKr = Regionale Sicherungs- und Unterstützungs-Kräfte (DE)
 rt = rechts (CH)
 Rt = Reiter- (DR)
 RTA = Raketentruppen und Artillerie der NVA Landstreitkräfte (DD)
 RTB = Regiments-Tagesbefehl (DR)
 Rttg = Rettung (CH)
 Rttg Trp = Rettungstruppen (CH)
 Rü A = Rüstungsausschuss (CH)
 RUA = Rerserveunteroffizieranwärter (DE)
 RuB = Rette- und Bergefahrzeug (AT)
 RVSt = Richtverbindungsstelle (AT)
 RVST = Rückwärtige Versorgungsstaffel (CH)
 rw = rückwärtig (CH)
 RWN = VEB Reparaturwerk Neubrandenburg (Rüstungsbetrieb mit Schwerpunkt NVA) (DD)
 RZ = Reklamier-Zettel (CH)
 RZ = Rechenzentrum (AT)
 Rz = Rückzug (CH)
 RzStoWfKpr = Reizstoffwurfkörper (AT)

S 
 S [nur in Listen] = Soldat [Sammelbezeichnung für alle untersten Dienstgrade] (DE)
 S = Schule (CH)
 S = Schütze (CH)
 S = Süden, südlich (CH, DE)
 S1 = Sondernetze 1 der DDR (DD)
 Sabo = Sabotage (CH)
 Sachb. = Sachbearbeiter (DR)
 Sachbearb = Sachbearbeiter (CH)
 SAM = Sanitarische Austrittsmusterung (CH)
 SAM = Schweizerisches Ausbildungszentrum Militärmusik (CH)
 San = Sanität (CH, DE, DR)
 SAN = Sanität- (DE)
 San Hist = Sanitätshilfsstelle (CH)
 San Po = Sanitätsposten (CH)
 SanA = Sanitätsanstalt (AT)
 SanAkBw = Sanitätsakademie der Bundeswehr (DE)
 SanS = Sanitätssoldat (DE)
 SanHS = Sanitätshubschrauber (AT)
 SanKW = Sanitätskraftwagen (AT)
 San Of = Sanitätsoffizier (CH)
 SanO = Sanitätsoffizier (AT)
 SanOA = Sanitätsoffizieranwärter (DE)
 SanOffz = Sanitätsoffizier (DE)
 SanPz = Sanitätspanzer (AT)
 SanPzRd = Sanitätspanzer auf Rädern (AT)
 SanS = Sanitätsschule (AT)
 SanSdt = Sanitätssoldat (DE)
 San Sdt = Sanitätssoldat (CH)
 SanUO = Sanitätsunteroffizier (AT)
 Sanw = Sanitätswagen (CH)
 SanZ = Sanitätszuschlag (AT)
 SanZg = Sanitätszug (AT)
 SaP = Sammelpunkt (AT)
 Sap = Sappeur (CH)
 SAS auch ZAS = (Selbstwähl)Fernsprech-Verbindung (DD)
 SaSt = Sammelstelle (AT)
 Sat = Sattler (CH)
 SAZ = Soldat auf Zeit (DE)
 SAwZ = Sammelauswertezentrale (CH)
 SB = Sollbestand (CH)
 SC = Stabschef (CH, DD)
 sch, Sch = schwer, Schwere … (CH)
 Schg = Schwergewicht (CH)
 Schl = Schlüssel… (CH)
 Schlagz = Schlagzeuger (CH)
 Schlgl = Schlüsselgelände (CH)
 Schnw = Scheinwerfer (CH)
 Schtz = Schütze (DE, DR)
 Schulkdt = Schulkommandant (CH)
 Schuma = Schutzmassnahme (CH)
 schw = schwer (DR)
 Schwd = Schwadron (DR)
 Schwgr = Schweissgruppe (CH)
 SCOS = Stabschef Operative Schule (CH)
 SDBw = Stammdienststelle der Bundeswehr (DE)
 Sdf/Sf = Sonderführer (DR)
 SDR = Sanitätsdienstlicher Raum (CH)
 SDstHundeBw = Schule für Diensthunde der Bundeswehr (DE)
 Sdt = Soldat (CH, DE)
 Sd.Kfz. = Sonderkraftfahrzeug (DR)
 SE = Bezugseinheit "set", Satz
 SE = Schweiz. Elektronikunternehmung (CH)
 SE = Sender-Empfänger (CH)
 Seilb = Seilbahn (CH)
 sek = Sekunde (CH)
 Sek = Sektor (CH)
 Sekr = Sekretär, Sekretariat (CH)
 Sekt = Sektion (CH)
 Selbst = selbständig (CH)
 SEM = Sanitarische Eintrittsmusterung (CH)
 Seso = Selbstsorge (CH)
 SF = Schutzfaktor (CH)
 SFF = Systemfähigkeitsforderung(DE)
 SFJg/StDstBw = Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr (DE)
 SFK = Staatliche Frequenzkommission (NVA, MfS, MdI, MPF und GSSD mit Vetorecht) (DD)
 SG = Soldatengesetz (DE)
 SGA = Spezielle Grundausbildung (DE)
 SH = Soldatenheim (AT)
 SHAPE = NATO-Hauptquartier in Europa (AT, CH, DE)
 Si = Sicherung (CH)
 sic! = so, wirklich so! (DR)
 Sich = Sicherheit (CH)
 Sich = Sicherungs- (DR)
 Sich.Tr. = Sicherungstruppen (DR)
 SiD = Sicherungsdienst (AT)
 SiE = Sicherungseinsatz (AT)
 Sig = Signal (CH)
 Sig = Signatur (CH)
 Sig Rak = Signalrakete (CH)
 SihB = Sicherheitsbestimmung (AT)
 SihD = Sicherheitsdienst (AT)
 SihL = Sicherheitslinie (AT)
 SihO = Sicherheitsoffizier (AT)
 Sihpol = Sicherheitspolitik (AT)
 Sim = Simulation, Simulator (CH)
 SIPOL = Sicherheitspolitik (CH)
 SK = Schiesskurs (CH)
 SK = Stabskurs (CH)
 SK = Streitkräfte (DE)
 SKA = Streitkräfteamt (DE)
 SKB = Streitkräftebasis (DE)
 SKFüKdo = Streitkräfteführungskommando (AT)
 Skdt = Schiesskommandant (CH)
 SKH = Schweizerisches Katastrophenhilfekorps (CH)
 Skomp = Schiesskompetenz (CH)
 SKP = Startkommandopunkt (DD)
 SKS = Stabs- und Kommandantenschulen (CH)
 SKUKdo = Streitkräfteunterstützungskommando (DE)
 SL = Schilauf (AT)
 SL = Sektionsleiter (AT)
 SL = Sicherungslinie (CH, DE)
 SLB = Start- und Landebahn (DD, DE)
 SLG = Stabslehrgang (CH)
 slow. = slowakisch(e) (DR)
 SM = Schutzmaske (CH)
 SM = Schweiz. Munitionsunternehmung (CH)
 SMA = Sammelband des Militäramtsblattes (CH)
 sMG = schweres Maschinengewehr (DR)
 SND = Strategischer Nachrichtendienst (CH)
 SND = Spezial-Nachrichten-Dienst (im Sinne von Spezial-Fernmelde-Dienst) des MfS (DD)
 SNZ = Spezial-Nachrichtenzentrale (im Sinne von Fernmeldeknoten, -Amt oder -Zentrum; bis VS-GEHEIM) (DD)
 SOGE = Sonderstab Geiselnahme (CH)
 Soma = Sofortmassnahme (CH)
 Sort = Sortiment (CH)
 Sp = Sperre, Sperrstelle (CH)
 SP = Schutzplatz (CH)
 SpA = Sportanzug (AT)
 SpäTrp = Spähtrupp (AT)
 Spe = Spengler (CH)
 Spez, spez = Spezialist, spezialisiert (CH)
 SPfl = Schiesspflicht (CH)
 Spit = Spital (CH)
 Spl = Schiessplatz (CH)
 SpL = Sperrlinie (CH)
 SportSBw = Sportschule der Bundeswehr (DE)
 Spr = Spreng… (CH)
 Spr B = Sprengpunkt Boden (CH)
 Spr L = Sprengpunkt Luft (CH)
 Spr O = Sprengobjekt (CH)
 Spring Mi = Springmine (CH)
 Sprst = Sprengstoff (CH)
 SPW = Schützenpanzerwagen (DD)
 SPz = Schützenpanzer (AT, DE)
 SPz = Schützenpanzerwagen (DR)
 Spz = Schützenpanzer (CH)
 Spzm = Schützenpanzermechaniker (CH)
 Spzo = Sperrzone (CH)
 Sr = Schwester (CH)
 SR = Schiedsrichter (CH)
 SRD = Schiedsrichterdienst (CH)
 Srk = Schneeräumkommando (DD)
 SS = Schiessschule (CH)
 SS = Schutzstaffel (DR)
 SSG = Scharfschützengewehr (AT)
 Ssp = Sprachspezialist (CH)
 Sst = Sammelstelle (CH)
 Sst = Stabsstelle (CH)
 Sst. = Sicherstellung (DD)
 St. = Stab (DR)
 St = Staffel (CH)
 St = Stab oder Stabs- (DR)
 St G = Stahlgranate (CH)
 Sta = Station (CH)
 Sta = Staffel (AT)
 Stab C Heer = Stab Chef Heer (CH)
 Stab GSC = Stab Generalstabschef (CH)
 Stab Kdt LW = Stab Kdt Luftwaffe (CH)
 Stab Op S = Stab Operative Schulung (CH)
 Stabsadj = Stabsadjutant (CH)
 Stalag = Stammlager (DR)
 Stao = Standort (CH)
 StAp = Stabsapotheker (DE)
 STAN = Stärke- und Ausrüstungsnachweisung (DE)
 STAN = Stärke- und Ausrüstungsnachweis (DR)
 STAN = Stellen- und Ausrüstungsnachweis (DD)
 StArzt = Stabsarzt (DE)
 StbB = Stabsbataillon (AT)
 StbFMFü = Stab Fernmeldeführung (AT)
 StbKp = Stabskompanie (AT)
 Stboot = Sturmboot (CH)
 StBtsm = Stabsbootsmann (DE)
 STCALSK = Stellvertreter des Chefs der LSK/LV für Ausbildung der Luftstreitkräfte (DD)
 Stel = Stellung, Stelle (CH)
 Stelrm = Stellungsraum (CH)
 Stellv. = Stellvertreter (DR)
 STF = Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung (DE)
 Stff = Staffel (DE)
 StFw/SF = Stabsfeldwebel (DE)
 Stg = Stellung (AT)
 StG = Sturmgewehr (AT)
 StGefr = Stabsgefreiter (DE)
 Stgw = Sturmgewehr (CH)
 StHptm = Stabshauptmann (DE)
 STKPA = Stellvertreter des Kommandeurs für politische Arbeit (DD)
 StKptLt = Stabskapitänleutnant (DE)
 STMCLSK/LV = Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung und Chef der LSK/LV (DD)
 StO = Standort (DE)
 StOKdo = Standortkommando (DE)
 StOPf = StandortPfarrer
 StOSchAnl = Standortschießanlage (DE)
 StOV = Standortverwaltung (DE)
 Sto = Stollen (CH)
 StP = Stützpunkt (AT)
 Str Pol = Strassenpolizei (CH)
 strat = Strategisch (CH)
 Str. Geh. = STRENG GEHEIM (DE)
 StrlMStBw = Strahlenmessstelle der Bundeswehr (DE)
 Ststel = Sturmstellung (CH)
 Stug = Sturmgeschütz (DR)
 Stüpt = Stützpunkt (CH)
 StUffz/SU = Stabsunteroffizier (DE)
 Stv = Stellvertreter (CH, DE, AT)
 StVet = Stabsveterinär (DE)
 Stw = Stauwehr (CH)
 StWm = Stabswachtmeister (AT)
 SU = Sonderurlaub (DE)
 SU = Stabsunteroffizier (auch: StUffz) (DE)
 SU = Stabsübung (CH)
 sub = Subaltern (CH)
 Sub Of = Subalternoffizier (CH)
 subs = subsidiär (CH)
 subv = subversiv (CH)
 supp = supponieren, supponiert (CH)
 SW = Schweiz. Unternehmung für Waffensysteme (CH)
 SWInstBw = Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr (DE)
 SWÜ = Sonderwaffenübung (AT)

T 
 T = Tempierung (CH)
 T 1 = Heeresabteilung im Truppenamt (DR)
 T 2 = Heeresorganisatioinsabteilung im Truppenamt (DR)
 T 3 = Abteilung fremde Heere im Truppenamt (DR)
 T 4 = Heereausbildungsabteilung im Truppenamt (DR)
 TA = Tankanlage (CH)
 TA = Technische Ausrüstung (DD)
 T.A. = Truppenamt (getarnten Generalstab der Reichswehr zwischen 1919 und 1933) (DR)
 Tab = Tabelle (CH)
 TAFS = Taktische Aufklärungsfliegerstaffel (DD)
 TAG = Transportflieger-Ausbildungsgeschwader (DD)
 takt = taktisch (CH)
 Tamb = Tambour (CH)
 Tankw = Tankwagen (CH)
 TAS = Transportflieger-Ausbildungsstaffel (DD)
 TBS = Tonbildschau (CH)
 TD = Truppendienst (AT)
 TD = technischer Dienst
 TDv = technische Dienstvorschrift (DE)
 TdA = Tag der Angehörigen (CH)
 TE = Teileinheit (DE)
 tech = technisch (CH)
 TEG = Tornisterentgiftungsgerät (DD)
 ter = territorial (CH)
 TER = Tieffliegererfassungsradar (AT)
 Ter Br = Territorialbrigade (CH)
 Ter D = Territorialdienst (CH)
 Ter Div = Territorialdivision (CH)
 Tf = Telefon, Telefonist (CH)
 TF Taktische Führung (CH)
 Tfax = Telefax (CH)
 TFG = Transportflieger-Geschwader (DD)
 TFS, TS = Transportfliegerschule (DD)
 TFS = Transportfliegerstaffel (DD)
 Tg = Telegraf, Telegrafist, Telegramm (CH)
 TG = Transportflieger-Geschwader (DD)
 Tgb = Tagesbefehl (DR)
 TherMilAk = Theresianische Militärakademie (AT)
 THG = Transporthubschrauber-Geschwader (DD)
 THS = Transporthubschrauber (AT)
 TIC = Toxic Industrial Chemicals (DE)
 TID = Truppeninformationsdienst (CH)
 TIM = Toxic Industrial Materials
 Tiefbettanh = Tiefbettanhänger (CH)
 TK = Trainingskurs (CH)
 TKP = Technischer Kontrollpunkt, auch Technischer Kontrollposten (NVA-Luftstreitkräfte = letzter Außen-Kontrollpunkt eines Kampfflugzeugs vor dem Rollen auf die SLB; im Sinne von Last Chance Check)
 Tkst = Tankstelle (CH)
 TL = Technische Lieferbedingungen (bei Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 1958–2013), (DE)
 TLA = Truppenluftabwehr (DD)
 TLB = technisch-logistische Betreuung (DD)
 Tle = Teile (DE)
 TLG = Technischer Lehrgang (CH)
 Tln = Teilnehmer (CH)
 TLR = Truppenleerer Raum (CH)
 TLZ = Technisch-Logistisches Zentrum (AT)
 Tm = Telemetrie, Telemeter (CH)
 TMatE= Truppenmaterialerhaltung (AT)
 TMob = Teilmobilmachung (CH)
 TMP = technische Materialprüfung (DE)
 TN = Teilnehmer (AT)
 TN = Truppennummer (AT)
 TO = Technischer Offizier (AT)
 TO = Truppenordnung (CH)
 topo = topografisch (CH)
 Tpt = Treffpunkt (CH)
 TPz = Transportpanzer (AT, DE)
 TR = Telefonrundspruch (CH)
 Tr = Train (CH)
 Tr = Truppe (AT, DE)
 Tr = Trupp (DR)
 TrKdt = Truppenkommandant (AT)
 Tret Mi = Tretmine (CH)
 Trgpf = Tragpferd (CH)
 Tromp = Trompeter (CH)
 Trp = Trupp (AT, DE)
 Trp = Truppe (CH)
 Trp Gat = Truppengattung (CH)
 Trp Kö = Truppenkörper (CH)
 TrpK = Truppenkoch (CH)
 Trsp = Transport (AT, CH)
 TrspB = Transportbataillon (AT)
 Trsp.Bez. = Transportbezirk (DR)
 Trspm = Transportmittel (CH)
 TrspO = Transportoffizier (AT)
 TrspWes./Trstw. = Transportwesen (DR)
 Trst = Treibstoff (CH)
 TrÜbPl = Truppenübungsplatz (DE)
 TrVpfl = Truppenverpflegung (AT)
 TrVPl = Truppenverbandsplatz (DR)
 TS = Tauchschwimmer (CH)
 TS = Technische Schule (CH)
 TS = Transportfliegerstaffel (DD)
 TSWV = Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrags (im Sinne von: Warschauer Pakt) (DD)
 TT = Telefon und Telegraf (CH)
 TT = Truppenteil (DD)
 TTK = Taktisch-Technischer Kurs (CH)
 TTZ = Taktisches Trainingszentrum (CH)
 TÜ = Truppenübung (AT)
 TÜP = Truppenübungsplatz (DD)
 TÜPl = Truppenübungsplatz (AT)
 TV = Television (CH)
 TV = Territoriale Verteidigung (DR)
 TVB = Truppen Versorgungs Bearbeiter (DE)
 TVPl = Truppenverbandsplatz (AT)
 TW = Triebwerk (NVA-Luftstreitkräfte) (DD)
 Twas = Trinkwasser (CH)
 Tx = Telex (CH)

U 
 U = Übung (CH)
 U Ltg = Übungsleitung (CH)
 UA = Unterabteilung (DD, DE)
 UA = Unteroffizieranwärter (DE)
 UA/UArzt = Unterarzt (DR)
 UAbt = Unterabteilung (DE)
 UAL = Unterabteilungsleiter (DD, DE)
 Üb = Übung (AT, DE)
 Ubm = Unbrauchbarmachung (CH)
 UC = Untersuchungskommission (CH)
 Ueg = Übergang (CH)
 UeG = Überwachungsgeschwader (CH)
 UEH = Untere Einsatzhöhe des Funkmessvisiers (DD)
 Uem = Übermittlung (CH)
 Ues = Übersetzen (CH)
 Uew = Überwachung (CH)
 Uez = Überzähliger (CH)
 UF = Überfall (CH)
 UF = unmittelbare Feuerunterstützung (CH)
 Üf = Überfall (AT)
 Uffz = Unteroffizier (DE, DR)
 UffzS (US) = Unteroffiziersschüler (DD)
 UG = Übungsgeschoss (CH)
 UG = Untergruppe (CH)
 UG Ausb Fhr = Untergruppe Ausbildungsführung (CH)
 UG Log = Untergruppe Logistik (CH)
 UG Op = Untergruppe Operationen (CH)
 UG Op LW = Untergruppe Operationen der Luftwaffe (CH)
 UG Pers A = Untergruppe Personelles der Armee (CH)
 UG Plan = Untergruppe Planung (CH)
 UG San = Untergruppe Sanität (CH)
 UGFU = Untergruppe Führungsunterstützung (CH)
 UGLP = Untergruppe Lehrpersonal (CH)
 UGND = Untergruppe Nachrichtendienst (CH)
 Uh = Unterhalt (CH)
 UHG = Unteroffizierheimgesellschaft (DE)
 ÜL = Übungsleitung (AT)
 ui = unterirdisch (CH)
 UK = Umschulungskurs (CH)
 Ukft = Unterkunft (AT, CH)
 Ukft = Unterstützungskräfte (AT)
 Ukr. = Ukraine (DR)
 Ultn. = Unterleutnant (DD)
 ULV = Umfassende Landesverteidigung (AT)
 Umf = Umfassung (CH)
 UmwS = Umweltschutz (AT)
 unfl = unterflur (CH)
 unfs = unterfels (CH)
 ung. = ungarisch (DR)
 UniBw = Universitäten der Bundeswehr (DE)
 UniBwHStudBer = Studierendenbereich der Universität der Bundeswehr in Hamburg (DE)
 UniBwMStudBer = Studierendenbereich der Universität der Bundeswehr in München (DE)
 Unst = Unterstand (CH)
 Unstel = Unterstellung, unterstellt (CH)
 UO = Unteroffizier (AT)
 Uof = Unteroffizier (CH)
 UOLG = Unteroffizierslehrgang (AT)
 UOS = Unteroffiziersschule (CH)
 UOvT = Unteroffizier vom Tag (AT)
 UR = Untersuchungsrichter (CH)
 US (UffzS) = Unteroffiziersschüler (DD)
 USC = Unterstabschef (CH)
 üsMG = Überschweres Maschinengewehr (AT)
 Ustü = Unterstützung (CH)
 UstgPers = Unterstützungspersonal (DE)
 UTE = Uniformtrageerlaubnis (AT, DE)
 UvD = Unteroffizier vom Dienst (DD, DE, DR)
 UvWa = Unteroffizier vom Wachdienst (DE)

V 
 V1 = Vergeltungswaffe 1, auch Fieseler Fi 103 (DR)
 V3 = Kanone V3, auch Vergeltungswaffe 3 (DR)
 VA = Verbandsausbildung (AT)
 VA = Verlustausweis (AT)
 VA = Vorausabteilung (DR)
 VA = Verteidigungsattaché (AT, CH)
 V.A. = Heeresverwaltungsamt (DR)
 VAdm = Vizeadmiral (DE)

 VAM = Veränderungsauswertemeldung (AT)
 Vb = Verband (CH)
 VB = Vorgeschobener Beobachter [Artillerie, Mörser] (DE, DR)
 VBA = Verbandsausbildung (CH)
 VB/UO = Vertragsbediensteter in Unteroffiziersfunktion (AT)
 Vbdg = Verbindung (AT)
 VBer = Verteidigungsbereich (AT)
 VbK = Vorbereitende Kaderausbildung (AT)
 VBK = Verteidigungsbezirkskommando (DE)
 Vdt = Verwundeter (CH)
 Vdtn = Verwundetennest (CH)
 Vent = Ventilation (CH)
 Verbr = Verbraucher (CH)
 Verb.Gru. = Verbindungsgruppe (DR)
 Verb.Kom. = Verbindungskommando (DR)
 Verb.St. = Verbindungsstab (DR)
 Verb.Wes. = Verbindungswesen (DR)
 Vergi = Vergiftung (CH)
 Verm = Vermesser, Vermessung (CH)
 Vers = Verseuchung (CH)
 Vers = Versorgung (AT, DE)
 VersM = Versorgungsmeldung (AT)
 VersNr = Versorgungsnummer (AT)
 VersRap = Versorgungsrapport (AT)
 verst = verstärkt (CH, DE, DR)
 Verst = Verstärkung (CH)
 Verstr = Verstrahlung (CH)
 Vet = Veterinär (CH)
 Vet D = Veterinärdienst (CH)
 Vfg = Verfügung (AT)
 VgA = Verteidigungsausschuss (DE)
 VGAD = Verstärkter Grenzaufsichtsdienst (DR)
 V.G.D. = Volksgrenadier-Division (DR)
 VGeb = Verpflegsgebühr (AT)
 VGebN = Verpflegsgebührennachweis (AT)
 VGefStd = Versorgungsgefechtsstand (AT)
 V.G.H. = Völkerbundsabteilung/ Gruppe Heer
 VGL = Vorgelände (CH)
 Vht = Vorhut (CH)
 VHZ = Vereinigte Hauptzentrale (DD)
 VK = Verpflegskarte (AT)
 VK = Vorkurs (CH)
 VKÜ = Vorbereitungskaderübung (AT)
 VL = Versorgungslager (DR)
 VM = Volksmarine (DD)
 VN = Verwendungsnachweis (AT)
 Vni = Vernichtung (CH)
 VO = Verordnung (CH, DE)
 VO = Verbindungsoffizier (AT)
 V.O. = Verbindungsoffizier (DR)
 Vö R = Völkerrecht (CH)
 Vorb = Vorbereitung (CH)
 VOREIN = Vorbereitete Einheiten (AT)
 vorg = vorgeschoben (CH)
 VorgV = Vorgesetztenverordnung (DE)
 Vpf = Verpflegung (AT, CH)
 Vpl = Verbandsplatz (AT, CH)
 VR = Verwaltungsreglement (CH)
 Vrb = Verbindung (CH)
 Vrk = Verkehr (CH)
 Vrk + Trsp = Verkehr und Transport (CH)
 VRV = Vorderer Rand der Verteidigung (AT)
 VRVBer = Vorderer Rand des Verteidigungsbereiches (AT)
 VrwN = Verwundetennest (AT)
 VS = Verbrauchsatz (AT)
 VS = Verschlusssache (DD, DE)
 Vs = Verschiebung (CH)
 Vsg = Versorgung (CH)
 Vsgpl = Versorgungsplatz (CH)
 Vsgst = Versorgungsstaffel (CH)
 VSL = Verwundetensammelstelle (CH)
 VS-NfD. = VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBAUCH (DE)
 VstkgRes = Verstärkungsreserve (DE)
 VS-Vert. = VS-VERTRAULICH (DE)
 Vtg = Verteidigung (CH)
 VTP = Versorgungstreffpunkt (CH)
 VVC = Versorgungs-Vorgangs-Code (AT)
 VVP = Versorgungsverteilungspunkt (AT)
 VVS = Vertrauliche Verschlusssache (DD)
 VVST = vorgeschobene Versorgungsstaffel (CH)
 Vw. = Verwaltung (DR)
 Vw A = Verwaltungsausschuss (CH)
 VWZ = Vorwarnzeit (CH)
 VZ = Verzögerungszünder (CH)
 VZ = Verpflegszuschlag (AT)
 Vz = Verzögerung (AT, DE)
 VZ EMD = Verwaltungszentrum EMD (CH)
 VzL = Verzögerungslinie (AT, DE)
 Vzlt = Vizeleutnant (AT)
 Vzö = Verzögerung (CH)
 Vzö L = Verzögerungslinie (CH)
 VzSt = Verzögerungsstellung (AT)

W 
 w = weiblich (CH, DE)
 W = Westen (CH)
 (W) = im Waffenwesen (DR)
 W + Zahl = Wehrpflichtiger für x Monate, z. B. W6: Grundwehrdienstleistender 2011 (DE)
 W+F = Eidg. Waffenfabrik (alt) (CH)
 Wa = Warnung (CH)
 Wa = Wach- (DR)
 WA = Wasseralarm (CH)
 Wa.A/Wa.Amt = (Heeres)Waffenamt (DR)
 W.A. = Wehramt (DR)
 WaBEP = Wirkmittel zur Abstandsfähigen Bekämpfung von Einzel- und Punktzielen (DE)
 Wachtd = Wachtdienst (CH)
 Waf = Waffe (CH)
 Wafm = Waffenmechaniker (CH)
 WaGasS = Waffengattungsschule (AT)
 WaGtg = Waffengattung (AT)
 WaMst = Waffenmeister (AT)
 Was Vsg = Wasserversorgung (CH)
 Wasbez = Wasserbezugsort (CH)
 Wausb = Weiterausbildung (CH)
 WAZ = Wasseralarmzentrale (CH)
 W.B. = Wehrmachtsbefehlshaber (DR)
 WBA = Waffeneigene Basisausbildung (AT)
 WBer = Wirkungsbereich (AT)
 WBG = Wärmebildgerät (AT) (CH)
 WBK = Wehrbereichskommando (DE)
 WBK = Wehrbezirkskommando (DD, DR)
 WBMusKorps = Wehrbereichsmusikkorps (DE)
 WBO = Wehrbeschwerdeordnung (DE)
 WBV = Wehrbereichsverwaltung (DE)
 Wch = Wache (AT)
 WchKp = Wachkompanie (AT)
 WD = Wehrdienst (AT)
 WDA = Wohnungsdienstanschluss (dienstlich verfügbarer Fernsprechanschluss, beispielsweise in der Privatwohnung) (DD)
 WDB = Wehrdienstbeschädigung (DE)
 WDB = Wehrdienstbuch (AT)
 We = Werkstatt (CH)
 Wehrm. = Wehrmacht (DR)
 Werf = Werfer (CH)
 Wet = Wetter (CH)
 Wettk = Wettkampf (CH)
 Wfhr = Wasserfahrer (CH)
 Wft = Werft (AT)
 W.F.St. = Wehrmachtsführungsstab (DR)
 WG = Wehrgesetz (AT)
 WG = Wurfgranate (CH)
 WGS = Wechselgefechtsstand (DD)
 Wgw = Wegweisung (CH)
 Whm = Wehrmann (AT)
 Wi = Wirtschaft (AT)
 Wirm = Wirkungsraum (CH)
 W.Rü.Amt. = Wirtschaftsrüstungsamt (DR)
 WIS= Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien – ABC-Schutz in Munster (DE)
 Wist = Widerstand (CH)
 Wistn = Widerstandsnest (CH)
 WiUO = Wirtschaftsunteroffizier (AT)
 WiVerTrp = Wirtschaftsverwaltungstrupp (AT)
 WiZg = Wirtschaftszug (AT)
 Wk = Werk (Festung) (CH)
 Wkst = Werkstatt (AT)
 WK = Wiederholungskurs (CH)
 WK = Wehrkreis (DE)
 WKK = Wehrkreiskommando (DD)
 W.Krs. = Wehrkreis (DR)
 WL = Wahrung der Lufthoheit (CH)
 Wm = Wachtmeister (AT, CH)
 WM = Wurfmine (CH)
 WN = Widerstandsnest (AT)
 WN = Wahrung der Neutralität (CH)
 Wpfl = Wehrpflicht (AT)
 Wpl = Waffenplatz (CH)
 WPol = Wehrpolitik (AT)
 WR = Wachregiment (DD)
 WRW = Wartungs- und Reparaturstaffel (DD)
 WSS = Warnsendestelle (CH)
 WStG = Wehrstrafgesetz (DE)
 WT = Wehrtechnik (AT)
 WtgTrp = Wartungstrupp (AT)
 WÜ = Waffenübung (AT)
 WÜ = Wehrübung (DE)
 WÜPl = Wasserübungsplatz (AT)
 WuMBA = Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt (DR)
 WW = Wehrwirtschaft (CH)
 WWD = Wehrwirtschaftsdienst (CH)
 W.Wi. = Wehrwirtschaft (DR)

Z 
 Z = Zug (CH)
 ZA = Zielanflug (AT, DE)
 ZA = Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (DE)
 ZAD = Zusatzausbildungsdienste (CH)
 ZALSA = Zentrale Ansprechstelle der Bundeswehr für logische Softwareangriffe (DE)
 ZAMA = Zivilberufliche Anerkennung militärfachlicher Ausbildung (DE)
 ZAP = Zugsarbeitsplatz (CH)
 ZASt = Zentrale Anlaufstelle (DE)
 ZAufg = Zentrale Aufgaben (DE)
 ZAW = Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung (DE)
 Zaz = Zahnarzt (CH)
 ZB = Zusatzbehälter (für Zusatz-Treibstoff an mil Luftfahrzeugen) (DD)
 ZBV = zur besonderen Verwendung (DE)
 z.b.V = zur besonderen Verwendung (DD, DR)
 z. D. = zur Disposition, vergl. Einstweiliger Ruhestand
 ZD = Zentrale Dienste (CH)
 zdA = zu den Akten (DE, DR)
 ZDA = Zentrale Datenbanken der Armeeführung (CH)
 ZDGST = Zentrale Dienste Generalstab (CH)
 ZDHE = Zentrale Dienste Heer (CH)
 ZDLW = Zentrale Dienste der Luftwaffe (CH)
 ZDv = Zentrale Dienstvorschrift (DE)
 ZEBEL = Zentrales bundeseigenes Lager (DE)
 ZEFF = Gefechtsfeldkennsystem Zielerkennungsgerät Freund/Feind
 ZEL = Zivile Einsatzleitung (CH)
 zen = zentral (CH)
 Zen = Zentrale (CH)
 Zentr.Abt. = Zentralabteilung (DR)
 ZentrSt = Zentralstelle (AT)
 Zerst = Zerstörung (CH)
 ZES = Zentralstelle EMD für Schutz und Sicherheit (CH)
 Zf = Zielfernrohr (CH, DE)
 Zfhr = Zugführer (CH)
 ZFK = Zielfliegerkorps (CH)
 Zfl St= Zielflugstaffel (CH)
 ZFlAK = Zwillingsfliegerabwehrkanone (AT)
 ZFR = Zielfolgeradar (CH)
 Zg = Zug (AT, DE)
 Zgf = Zugsführer (Chargendienstgrad) (AT)
 ZgFhr = Zugführer (DE)
 Zgh = Zeughaus (CH)
 ZGKS = Zentrale Gebirgskampfschule (CH)
 Zgr = Zugriff (DE)
 ZGS = Zentraler Gefechtsstand (DD)
 Zgt = Zielgerät (CH)
 ZGV = Zentralstelle für Gesamtverteidigung (CH)
 ZInFü = Zentrum Innere Führung (DE)
 Ziff = Ziffer (CH, DE)
 Zist = Zisterne (CH)
 ziv = zivil (AT, CH)
 Ziv = Zivilist (AT)
 ZKfWBw = Zentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr (DE)
 ZL = Zubehörliste (AT)
 ZLV = zivile Landesverteidigung (AT)
 ZMK = Zentrale Militärkraftfahrtstelle (DE)
 ZMZ = Zivil-Militärische Zusammenarbeit (DE)
 ZNBw = Zentrum für Nachrichtenwesen der Bundeswehr (bis 2002 ANBw) (DE)
 Zo = Zone (CH)
 ZOpInfo = Zentrum für Operative Information (DE)
 ZOpKomBw = Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr (DE)
 ZP = Zielpunkt (AT)
 ZS = Zeitsoldat (AT)
 ZS = Zivilschutz (AT, CH)
 ZSO = Zugeteilter Stabsoffizier (CH)
 ZTBÜ = Zentrale Truppenbestandsübersicht (DE)
 ZTL = Zusatztreibladung (CH)
 ZTransfBw = Zentrum für Transformation der Bundeswehr (DE)
 ZÜ = Zeichenübertragung (AT)
 Zü Pat= Zündpatrone (CH)
 Zub = Zubehör (CH)
 Zuget = Zugeteilter (CH)
 ZukE = Zukunftsentwicklung (DE)
 Zuko = Zutrittskontrolle (CH)
 Zupo = Zuteilposten (CH)
 Zusarb= Zusammenarbeit (CH)
 Zuw = Zuweisung (CH)
 ZV = Zentralverwaltung (CH)
 z.V. = zur Verfügung/Verwendung
 ZVBw = Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr (DE) 
 ZVN = Zusatzvisier für das Nachtvisier (DD)
 ZW = Zusammenwirken (DD)
 Zwipf = Zwischenverpflegung (CH)
 ZwiSoLa = Zwillingssockellafette (DE)
 ZZ = Zeitzünder (AT, CH)
 ZZ = Ziviltelefonzentrale (CH)
 ZZ = Zielzuweisung (AT)
 ZZ = Zwischenziel (AT, DE)
 ZZR = Zielzuweisungsradar (AT, CH)
 Zzuw = Zielzuweisung (CH)

Siehe auch 
 Liste militärischer Abkürzungen (Englisch)

Weblinks 

 Abkürzungen Bundeswehr
 Abkürzungsverzeichnis auf streitkraeftebasis.de
 Abkürzungen der kaiserlichen Armee bei GenWiki
 Abkürzungen bei woxikon.de
 Abkürzungen (PDF; 41 kB) auf Köller.de
 Abkürzungen beim österreichischen Bundesheer
 Bundeswehr-Abkürzungen auf agabund.de
 Bundeswehr Dienstgrade

Einzelnachweise 

Militar
Abkurzungen